|-
|(51001)||2000 GL98|| align=right|13,2|| align=right|2,746|| align=right|0,078|| align=right|4,96|| align=right|4,549||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51002)||2000 GY99|| align=right|14,2|| align=right|2,743|| align=right|0,079|| align=right|3,72|| align=right|4,543||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51003)||2000 GP100|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,133|| align=right|10,15|| align=right|4,044||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51004)||2000 GL102|| align=right|14,5|| align=right|2,982|| align=right|0,059|| align=right|8,61|| align=right|5,149||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51005)||2000 GM102|| align=right|14,6|| align=right|2,744|| align=right|0,020|| align=right|4,84|| align=right|4,545||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51006)||2000 GQ102|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,056|| align=right|4,12|| align=right|4,234||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51007)||2000 GZ102|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,105|| align=right|3,46|| align=right|4,346||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51008)||2000 GD103|| align=right|13,7|| align=right|2,929|| align=right|0,079|| align=right|3,15|| align=right|5,012||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51009)||2000 GF103|| align=right|13,7|| align=right|3,206|| align=right|0,218|| align=right|2,89|| align=right|5,738||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51010)||2000 GN103|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,148|| align=right|3,06|| align=right|3,758||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51011)||2000 GQ103|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,160|| align=right|16,29|| align=right|4,222||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51012)||2000 GV103|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,208|| align=right|3,06|| align=right|5,374||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51013)||2000 GX104|| align=right|14,3|| align=right|2,660|| align=right|0,168|| align=right|12,96|| align=right|4,337||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51014)||2000 GS105|| align=right|14,7|| align=right|2,813|| align=right|0,067|| align=right|6,22|| align=right|4,717||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51015)||2000 GZ105|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,140|| align=right|3,27|| align=right|4,294||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51016)||2000 GG106|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,073|| align=right|16,27|| align=right|5,591||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51017)||2000 GA107|| align=right|14,1|| align=right|2,624|| align=right|0,074|| align=right|13,00|| align=right|4,251||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51018)||2000 GM107|| align=right|13,7|| align=right|3,162|| align=right|0,073|| align=right|16,33|| align=right|5,621||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51019)||2000 GT107|| align=right|13,7|| align=right|2,653|| align=right|0,114|| align=right|15,38|| align=right|4,320||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51020)||2000 GU108|| align=right|13,3|| align=right|2,671|| align=right|0,121|| align=right|13,32|| align=right|4,365||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51021)||2000 GZ108|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,143|| align=right|3,47|| align=right|3,752||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51022)||2000 GE109|| align=right|13,5|| align=right|3,140|| align=right|0,108|| align=right|6,31|| align=right|5,564||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51023)||2000 GT109|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,176|| align=right|15,18|| align=right|4,088||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51024)||2000 GV109|| align=right|14,2|| align=right|2,695|| align=right|0,051|| align=right|5,14|| align=right|4,424||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51025)||2000 GP110|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,099|| align=right|14,79|| align=right|4,311||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51026)||2000 GL111|| align=right|13,2|| align=right|3,069|| align=right|0,037|| align=right|8,76|| align=right|5,374||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51027)||2000 GG112|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,175|| align=right|9,90|| align=right|4,252||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51028)||2000 GT113|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,214|| align=right|7,77|| align=right|4,579||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51029)||2000 GJ114|| align=right|13,6|| align=right|2,855|| align=right|0,083|| align=right|4,09|| align=right|4,823||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51030)||2000 GQ115|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,081|| align=right|2,71|| align=right|4,172||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51031)||2000 GB116|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,138|| align=right|4,50|| align=right|3,847||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51032)||2000 GE119|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,068|| align=right|1,55|| align=right|4,445||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51033)||2000 GD122|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,173|| align=right|8,93|| align=right|4,670||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51034)||2000 GB124|| align=right|13,6|| align=right|2,586|| align=right|0,041|| align=right|22,96|| align=right|4,158||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51035)||2000 GO124|| align=right|13,6|| align=right|3,013|| align=right|0,068|| align=right|9,63|| align=right|5,229||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51036)||2000 GJ125|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,113|| align=right|10,20|| align=right|5,377||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51037)||2000 GX130|| align=right|13,3|| align=right|3,015|| align=right|0,116|| align=right|11,37|| align=right|5,234||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51038)||2000 GS132|| align=right|13,8|| align=right|2,614|| align=right|0,151|| align=right|30,31|| align=right|4,226||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51039)||2000 GC133|| align=right|14,0|| align=right|3,113|| align=right|0,069|| align=right|9,16|| align=right|5,491||MBA||12. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51040)||2000 GC134|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,223|| align=right|13,76|| align=right|4,053||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51041)||2000 GD134|| align=right|13,7|| align=right|3,192|| align=right|0,132|| align=right|12,16|| align=right|5,702||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51042)||2000 GJ134|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,171|| align=right|3,83|| align=right|3,435||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51043)||2000 GY134|| align=right|14,5|| align=right|3,044|| align=right|0,094|| align=right|13,40|| align=right|5,310||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51044)||2000 GG135|| align=right|14,6|| align=right|2,624|| align=right|0,158|| align=right|15,64|| align=right|4,250||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51045)||2000 GL135|| align=right|13,8|| align=right|2,734|| align=right|0,152|| align=right|12,47|| align=right|4,520||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51046)||2000 GV136|| align=right|13,1|| align=right|2,644|| align=right|0,032|| align=right|15,73|| align=right|4,299||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51047)||2000 GX136|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,067|| align=right|13,13|| align=right|4,074||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51048)||2000 GB137|| align=right|13,3|| align=right|3,192|| align=right|0,094|| align=right|12,30|| align=right|5,701||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51049)||2000 GE137|| align=right|13,8|| align=right|2,526|| align=right|0,092|| align=right|12,44|| align=right|4,014||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51050)||2000 GF137|| align=right|14,0|| align=right|2,875|| align=right|0,134|| align=right|12,41|| align=right|4,874||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51051)||2000 GN137|| align=right|13,3|| align=right|3,109|| align=right|0,009|| align=right|22,63|| align=right|5,482||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51052)||2000 GP137|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,169|| align=right|17,55|| align=right|5,553||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51053)||2000 GH138|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,179|| align=right|12,49|| align=right|4,305||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51054)||2000 GD139|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,039|| align=right|12,54|| align=right|4,610||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51055)||2000 GG140|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,130|| align=right|11,84|| align=right|4,334||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51056)||2000 GP140|| align=right|13,9|| align=right|2,780|| align=right|0,194|| align=right|11,22|| align=right|4,634||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51057)||2000 GT140|| align=right|14,3|| align=right|2,683|| align=right|0,192|| align=right|5,86|| align=right|4,394||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51058)||2000 GA142|| align=right|13,7|| align=right|3,216|| align=right|0,120|| align=right|20,40|| align=right|5,767||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51059)||2000 GR142|| align=right|13,7|| align=right|3,073|| align=right|0,130|| align=right|11,88|| align=right|5,386||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51060)||2000 GT142|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,092|| align=right|10,26|| align=right|4,231||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51061)||2000 GW142|| align=right|13,2|| align=right|3,180|| align=right|0,053|| align=right|22,86|| align=right|5,671||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51062)||2000 GE143|| align=right|13,7|| align=right|3,087|| align=right|0,080|| align=right|10,65|| align=right|5,424||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51063)||2000 GO143|| align=right|13,4|| align=right|3,086|| align=right|0,079|| align=right|10,59|| align=right|5,419||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51064)||2000 GY143|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,192|| align=right|5,42|| align=right|4,143||MBA||11. dubna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51065)||2000 GC149|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,070|| align=right|10,96|| align=right|4,399||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51066)||2000 GP152|| align=right|14,1|| align=right|2,548|| align=right|0,048|| align=right|13,53|| align=right|4,065||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51067)||2000 GP153|| align=right|15,1|| align=right|2,365|| align=right|0,151|| align=right|5,39|| align=right|3,637||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51068)||2000 GW156|| align=right|15,2|| align=right|2,864|| align=right|0,062|| align=right|2,02|| align=right|4,846||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51069)||2000 GV157|| align=right|13,5|| align=right|3,135|| align=right|0,091|| align=right|12,14|| align=right|5,551||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51070)||2000 GO158|| align=right|14,0|| align=right|3,270|| align=right|0,241|| align=right|3,17|| align=right|5,913||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51071)||2000 GJ159|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,212|| align=right|14,47|| align=right|5,510||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51072)||2000 GX159|| align=right|13,8|| align=right|3,171|| align=right|0,043|| align=right|8,97|| align=right|5,646||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51073)||2000 GQ160|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,170|| align=right|13,97|| align=right|4,369||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51074)||2000 GT161|| align=right|13,6|| align=right|3,036|| align=right|0,129|| align=right|11,81|| align=right|5,288||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51075)||2000 GG162|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,316|| align=right|21,85|| align=right|3,565||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51076)||2000 GV162|| align=right|14,0|| align=right|2,743|| align=right|0,072|| align=right|8,21|| align=right|4,543||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51077)||2000 GT163|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,051|| align=right|14,81|| align=right|4,108||MBA||11. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51078)||2000 GZ163|| align=right|13,1|| align=right|2,991|| align=right|0,130|| align=right|12,26|| align=right|5,172||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51079)||2000 GG166|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,074|| align=right|3,33|| align=right|5,224||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51080)||2000 GJ167|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,042|| align=right|8,39|| align=right|3,532||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51081)||2000 GB168|| align=right|14,0|| align=right|3,067|| align=right|0,120|| align=right|10,29|| align=right|5,369||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51082)||2000 GZ169|| align=right|14,1|| align=right|2,670|| align=right|0,122|| align=right|13,83|| align=right|4,362||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51083)||2000 GG170|| align=right|14,4|| align=right|2,726|| align=right|0,034|| align=right|10,74|| align=right|4,501||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51084)||2000 GM171|| align=right|14,5|| align=right|2,767|| align=right|0,056|| align=right|8,60|| align=right|4,602||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51085)||2000 GU172|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,126|| align=right|6,92|| align=right|4,487||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51086)||2000 GX172|| align=right|13,0|| align=right|3,159|| align=right|0,144|| align=right|24,28|| align=right|5,614||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51087)||2000 GB177|| align=right|15,0|| align=right|2,798|| align=right|0,041|| align=right|3,45|| align=right|4,679||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51088)||2000 GE177|| align=right|16,1|| align=right|2,544|| align=right|0,104|| align=right|1,26|| align=right|4,057||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51089)||2000 GO178|| align=right|15,2|| align=right|2,871|| align=right|0,026|| align=right|1,67|| align=right|4,863||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51090)||2000 GX182|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,038|| align=right|14,38|| align=right|4,388||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51091)||2000 GH183|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,184|| align=right|13,40|| align=right|4,217||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51092)||2000 HH|| align=right|13,5|| align=right|2,618|| align=right|0,071|| align=right|15,78|| align=right|4,236||MBA||23. dubna 2000||Kurohone||T. Kobayashi
|-
|(51093)||2000 HQ1|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,140|| align=right|8,29|| align=right|4,194||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51094)||2000 HO4|| align=right|13,4|| align=right|3,158|| align=right|0,119|| align=right|16,69|| align=right|5,611||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51095)||2000 HW5|| align=right|15,0|| align=right|2,891|| align=right|0,016|| align=right|3,22|| align=right|4,915||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51096)||2000 HP7|| align=right|13,9|| align=right|3,088|| align=right|0,115|| align=right|8,84|| align=right|5,425||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51097)||2000 HA8|| align=right|14,8|| align=right|2,846|| align=right|0,083|| align=right|2,31|| align=right|4,800||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51098)||2000 HS8|| align=right|14,6|| align=right|2,938|| align=right|0,082|| align=right|3,26|| align=right|5,035||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51099)||2000 HZ8|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,111|| align=right|9,05|| align=right|5,415||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51100)||2000 HQ10|| align=right|13,5|| align=right|3,073|| align=right|0,103|| align=right|2,19|| align=right|5,386||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51101)||2000 HY10|| align=right|14,7|| align=right|3,215|| align=right|0,139|| align=right|0,82|| align=right|5,763||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51102)||2000 HH12|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,139|| align=right|3,04|| align=right|4,190||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51103)||2000 HX12|| align=right|12,7|| align=right|3,101|| align=right|0,163|| align=right|6,34|| align=right|5,459||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51104)||2000 HJ13|| align=right|14,8|| align=right|2,858|| align=right|0,047|| align=right|2,08|| align=right|4,831||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51105)||2000 HQ13|| align=right|14,3|| align=right|3,179|| align=right|0,153|| align=right|1,72|| align=right|5,668||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51106)||2000 HB15|| align=right|14,3|| align=right|3,029|| align=right|0,098|| align=right|3,27|| align=right|5,271||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51107)||2000 HF17|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,144|| align=right|5,41|| align=right|5,734||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51108)||2000 HP22|| align=right|15,7|| align=right|2,898|| align=right|0,006|| align=right|2,40|| align=right|4,931||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51109)||2000 HA25|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,182|| align=right|7,54|| align=right|4,028||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51110)||2000 HE25|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,064|| align=right|4,61|| align=right|4,547||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51111)||2000 HM26|| align=right|15,0|| align=right|2,914|| align=right|0,043|| align=right|3,47|| align=right|4,974||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51112)||2000 HQ27|| align=right|15,7|| align=right|1,947|| align=right|0,082|| align=right|21,10|| align=right|2,716||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51113)||2000 HZ28|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,028|| align=right|9,27|| align=right|5,379||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51114)||2000 HH29|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,087|| align=right|13,49|| align=right|5,590||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51115)||2000 HU29|| align=right|13,4|| align=right|3,149|| align=right|0,151|| align=right|23,40|| align=right|5,586||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51116)||2000 HQ31|| align=right|13,3|| align=right|3,201|| align=right|0,104|| align=right|22,62|| align=right|5,727||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51117)||2000 HW31|| align=right|14,0|| align=right|3,129|| align=right|0,153|| align=right|1,12|| align=right|5,535||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51118)||2000 HC33|| align=right|12,5|| align=right|3,155|| align=right|0,120|| align=right|17,86|| align=right|5,603||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51119)||2000 HE33|| align=right|13,3|| align=right|3,214|| align=right|0,146|| align=right|18,93|| align=right|5,760||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51120)||2000 HW33|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,036|| align=right|3,42|| align=right|4,392||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51121)||2000 HC34|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,100|| align=right|12,57|| align=right|4,057||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51122)||2000 HN35|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,160|| align=right|10,82|| align=right|5,579||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51123)||2000 HS35|| align=right|14,3|| align=right|2,699|| align=right|0,151|| align=right|10,38|| align=right|4,432||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51124)||2000 HV35|| align=right|13,5|| align=right|2,774|| align=right|0,103|| align=right|9,33|| align=right|4,618||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51125)||2000 HM36|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,055|| align=right|11,20|| align=right|5,131||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51126)||2000 HR36|| align=right|13,6|| align=right|2,617|| align=right|0,150|| align=right|15,74|| align=right|4,234||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51127)||2000 HH37|| align=right|13,9|| align=right|3,027|| align=right|0,058|| align=right|14,42|| align=right|5,264||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51128)||2000 HW38|| align=right|14,4|| align=right|3,185|| align=right|0,125|| align=right|5,94|| align=right|5,683||MBA||28. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51129)||2000 HJ39|| align=right|13,8|| align=right|2,990|| align=right|0,101|| align=right|9,78|| align=right|5,168||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51130)||2000 HF40|| align=right|15,4|| align=right|2,851|| align=right|0,039|| align=right|3,14|| align=right|4,814||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51131)||2000 HM41|| align=right|13,9|| align=right|2,646|| align=right|0,045|| align=right|15,91|| align=right|4,303||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51132)||2000 HB42|| align=right|14,4|| align=right|2,911|| align=right|0,075|| align=right|1,37|| align=right|4,966||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51133)||2000 HZ43|| align=right|14,8|| align=right|2,786|| align=right|0,169|| align=right|7,66|| align=right|4,650||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51134)||2000 HG44|| align=right|14,9|| align=right|2,795|| align=right|0,065|| align=right|15,45|| align=right|4,672||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51135)||2000 HO44|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,158|| align=right|7,80|| align=right|5,660||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51136)||2000 HQ44|| align=right|13,6|| align=right|3,180|| align=right|0,052|| align=right|10,30|| align=right|5,669||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51137)||2000 HS44|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,199|| align=right|8,89|| align=right|3,790||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51138)||2000 HC45|| align=right|13,9|| align=right|2,987|| align=right|0,099|| align=right|10,59|| align=right|5,160||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51139)||2000 HM45|| align=right|14,1|| align=right|3,041|| align=right|0,066|| align=right|15,68|| align=right|5,302||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51140)||2000 HU45|| align=right|13,4|| align=right|3,195|| align=right|0,187|| align=right|3,78|| align=right|5,709||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51141)||2000 HP46|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,025|| align=right|1,04|| align=right|5,373||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51142)||2000 HR47|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,072|| align=right|5,00|| align=right|4,596||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51143)||2000 HA48|| align=right|13,7|| align=right|3,146|| align=right|0,168|| align=right|1,18|| align=right|5,579||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51144)||2000 HA49|| align=right|15,0|| align=right|2,927|| align=right|0,065|| align=right|11,45|| align=right|5,006||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51145)||2000 HS49|| align=right|14,3|| align=right|2,574|| align=right|0,127|| align=right|13,15|| align=right|4,130||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51146)||2000 HW49|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,034|| align=right|13,83|| align=right|5,312||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51147)||2000 HG50|| align=right|14,5|| align=right|3,056|| align=right|0,146|| align=right|0,98|| align=right|5,342||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51148)||2000 HB52|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,056|| align=right|1,34|| align=right|5,437||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51149)||2000 HF52|| align=right|13,2|| align=right|2,644|| align=right|0,243|| align=right|14,81|| align=right|4,298||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51150)||2000 HJ53|| align=right|14,0|| align=right|2,305|| align=right|0,088|| align=right|6,73|| align=right|3,499||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51151)||2000 HB54|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,041|| align=right|2,55|| align=right|5,550||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51152)||2000 HL54|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,099|| align=right|13,50|| align=right|4,258||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51153)||2000 HA56|| align=right|14,3|| align=right|2,974|| align=right|0,083|| align=right|10,62|| align=right|5,128||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51154)||2000 HC56|| align=right|14,1|| align=right|3,119|| align=right|0,124|| align=right|3,12|| align=right|5,508||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51155)||2000 HH56|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,077|| align=right|9,88|| align=right|5,131||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51156)||2000 HJ56|| align=right|13,7|| align=right|2,646|| align=right|0,108|| align=right|7,08|| align=right|4,304||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51157)||2000 HB57|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,305|| align=right|3,93|| align=right|3,389||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51158)||2000 HG57|| align=right|13,8|| align=right|3,164|| align=right|0,161|| align=right|6,34|| align=right|5,626||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51159)||2000 HO57|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,096|| align=right|16,28|| align=right|5,378||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51160)||2000 HR57|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,089|| align=right|5,75|| align=right|3,840||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51161)||2000 HY57|| align=right|14,9|| align=right|2,602|| align=right|0,174|| align=right|5,84|| align=right|4,197||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51162)||2000 HP58|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,165|| align=right|10,08|| align=right|4,604||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51163)||2000 HU58|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,094|| align=right|9,03|| align=right|5,144||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51164)||2000 HR62|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,188|| align=right|15,99|| align=right|4,395||MBA||25. dubna 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(51165)||2000 HO63|| align=right|14,3|| align=right|2,847|| align=right|0,070|| align=right|3,46|| align=right|4,803||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51166)||2000 HW63|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,179|| align=right|1,73|| align=right|5,571||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51167)||2000 HF64|| align=right|13,6|| align=right|2,760|| align=right|0,042|| align=right|10,25|| align=right|4,583||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51168)||2000 HC65|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,087|| align=right|9,27|| align=right|4,300||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51169)||2000 HQ65|| align=right|14,2|| align=right|3,177|| align=right|0,140|| align=right|14,60|| align=right|5,663||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51170)||2000 HJ66|| align=right|14,1|| align=right|2,796|| align=right|0,078|| align=right|15,25|| align=right|4,675||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51171)||2000 HW66|| align=right|13,5|| align=right|2,743|| align=right|0,210|| align=right|9,14|| align=right|4,542||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51172)||2000 HX67|| align=right|14,9|| align=right|2,621|| align=right|0,111|| align=right|5,74|| align=right|4,244||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51173)||2000 HD69|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,187|| align=right|9,61|| align=right|4,148||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51174)||2000 HH69|| align=right|14,0|| align=right|3,020|| align=right|0,070|| align=right|11,00|| align=right|5,249||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51175)||2000 HV69|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,070|| align=right|4,49|| align=right|4,573||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51176)||2000 HF70|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,144|| align=right|11,50|| align=right|4,252||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51177)||2000 HM70|| align=right|13,7|| align=right|3,218|| align=right|0,047|| align=right|8,13|| align=right|5,773||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51178)||2000 HX70|| align=right|12,1|| align=right|3,953|| align=right|0,236|| align=right|10,07|| align=right|7,859||HLD||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51179)||2000 HM71|| align=right|13,9|| align=right|2,738|| align=right|0,106|| align=right|8,46|| align=right|4,529||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51180)||2000 HN73|| align=right|14,5|| align=right|2,699|| align=right|0,123|| align=right|13,97|| align=right|4,434||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51181)||2000 HT74|| align=right|14,3|| align=right|3,106|| align=right|0,076|| align=right|3,56|| align=right|5,473||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51182)||2000 HP76|| align=right|13,2|| align=right|2,727|| align=right|0,219|| align=right|8,64|| align=right|4,504||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51183)||2000 HS76|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,135|| align=right|10,17|| align=right|4,125||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51184)||2000 HQ78|| align=right|13,6|| align=right|3,051|| align=right|0,063|| align=right|9,48|| align=right|5,328||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51185)||2000 HP85|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,060|| align=right|8,75|| align=right|5,637||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51186)||2000 HW86|| align=right|14,3|| align=right|2,657|| align=right|0,159|| align=right|12,50|| align=right|4,330||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51187)||2000 HM88|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,146|| align=right|8,79|| align=right|4,157||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51188)||2000 HB90|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,056|| align=right|11,43|| align=right|5,520||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51189)||2000 HA91|| align=right|13,5|| align=right|2,774|| align=right|0,081|| align=right|10,94|| align=right|4,618||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51190)||2000 HF94|| align=right|14,4|| align=right|2,732|| align=right|0,086|| align=right|18,38|| align=right|4,516||MBA||29. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51191)||2000 HT94|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,213|| align=right|13,72|| align=right|4,055||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51192)||2000 HJ95|| align=right|14,0|| align=right|3,151|| align=right|0,096|| align=right|12,55|| align=right|5,592||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51193)||2000 HT96|| align=right|14,8|| align=right|3,007|| align=right|0,054|| align=right|10,44|| align=right|5,214||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51194)||2000 HY99|| align=right|14,5|| align=right|2,998|| align=right|0,037|| align=right|10,73|| align=right|5,190||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51195)||2000 HZ101|| align=right|13,9|| align=right|3,089|| align=right|0,059|| align=right|13,89|| align=right|5,428||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51196)||2000 HT104|| align=right|14,6|| align=right|2,615|| align=right|0,070|| align=right|9,59|| align=right|4,229||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51197)||2000 JJ|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,049|| align=right|15,87|| align=right|4,266||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51198)||2000 JO3|| align=right|14,2|| align=right|2,349|| align=right|0,284|| align=right|22,11|| align=right|3,599||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51199)||2000 JA4|| align=right|13,8|| align=right|3,452|| align=right|0,067|| align=right|16,03|| align=right|6,414||MBA||4. května 2000||Kleť||Klet
|-
|(51200)||2000 JT5|| align=right|14,0|| align=right|3,033|| align=right|0,039|| align=right|10,48|| align=right|5,282||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51201)||2000 JG6|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,175|| align=right|13,39|| align=right|4,090||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51202)||2000 JR6|| align=right|14,0|| align=right|2,972|| align=right|0,114|| align=right|13,70|| align=right|5,122||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51203)||2000 JW7|| align=right|16,0|| align=right|2,690|| align=right|0,137|| align=right|2,56|| align=right|4,411||MBA||5. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51204)||2000 JE9|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,097|| align=right|4,07|| align=right|4,075||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51205)||2000 JV9|| align=right|14,2|| align=right|2,651|| align=right|0,128|| align=right|16,69|| align=right|4,317||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51206)||2000 JL11|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,174|| align=right|9,15|| align=right|4,158||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51207)||2000 JR11|| align=right|13,4|| align=right|2,697|| align=right|0,126|| align=right|12,77|| align=right|4,428||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51208)||2000 JV13|| align=right|14,6|| align=right|2,807|| align=right|0,106|| align=right|4,57|| align=right|4,703||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51209)||2000 JG14|| align=right|13,4|| align=right|3,177|| align=right|0,130|| align=right|14,74|| align=right|5,661||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51210)||2000 JT19|| align=right|13,1|| align=right|3,135|| align=right|0,145|| align=right|6,15|| align=right|5,551||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51211)||2000 JA20|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,056|| align=right|4,54|| align=right|4,364||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51212)||2000 JT20|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,159|| align=right|4,89|| align=right|4,306||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51213)||2000 JU20|| align=right|13,5|| align=right|3,040|| align=right|0,070|| align=right|5,10|| align=right|5,299||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51214)||2000 JF22|| align=right|13,7|| align=right|3,170|| align=right|0,131|| align=right|4,02|| align=right|5,644||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51215)||2000 JL22|| align=right|12,9|| align=right|3,223|| align=right|0,153|| align=right|5,01|| align=right|5,787||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51216)||2000 JU22|| align=right|13,1|| align=right|2,867|| align=right|0,126|| align=right|11,03|| align=right|4,854||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51217)||2000 JV22|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,152|| align=right|9,53|| align=right|3,796||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51218)||2000 JC23|| align=right|13,4|| align=right|3,001|| align=right|0,040|| align=right|8,58|| align=right|5,199||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51219)||2000 JE23|| align=right|14,9|| align=right|2,651|| align=right|0,181|| align=right|5,51|| align=right|4,316||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51220)||2000 JG23|| align=right|14,4|| align=right|2,547|| align=right|0,116|| align=right|12,47|| align=right|4,064||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51221)||2000 JK23|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,139|| align=right|11,41|| align=right|4,636||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51222)||2000 JE24|| align=right|13,2|| align=right|2,997|| align=right|0,017|| align=right|8,98|| align=right|5,188||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51223)||2000 JQ24|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,116|| align=right|9,64|| align=right|3,735||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51224)||2000 JU24|| align=right|13,5|| align=right|3,072|| align=right|0,113|| align=right|10,04|| align=right|5,382||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51225)||2000 JW24|| align=right|13,9|| align=right|2,554|| align=right|0,197|| align=right|15,75|| align=right|4,082||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51226)||2000 JJ25|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,077|| align=right|8,30|| align=right|4,678||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51227)||2000 JK25|| align=right|13,3|| align=right|3,018|| align=right|0,034|| align=right|13,80|| align=right|5,242||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51228)||2000 JQ26|| align=right|14,2|| align=right|2,374|| align=right|0,133|| align=right|4,17|| align=right|3,658||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51229)||2000 JF27|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,184|| align=right|10,16|| align=right|5,614||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51230)||2000 JL27|| align=right|14,0|| align=right|3,016|| align=right|0,031|| align=right|13,52|| align=right|5,238||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51231)||2000 JM28|| align=right|13,6|| align=right|3,076|| align=right|0,083|| align=right|9,40|| align=right|5,393||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51232)||2000 JX30|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,060|| align=right|8,52|| align=right|5,366||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51233)||2000 JX31|| align=right|13,3|| align=right|3,152|| align=right|0,093|| align=right|21,73|| align=right|5,594||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51234)||2000 JZ31|| align=right|13,4|| align=right|2,964|| align=right|0,097|| align=right|10,37|| align=right|5,103||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51235)||2000 JD32|| align=right|13,6|| align=right|2,654|| align=right|0,037|| align=right|12,51|| align=right|4,322||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51236)||2000 JE32|| align=right|13,7|| align=right|3,172|| align=right|0,085|| align=right|12,31|| align=right|5,648||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51237)||2000 JZ33|| align=right|14,1|| align=right|3,022|| align=right|0,101|| align=right|6,01|| align=right|5,252||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51238)||2000 JT34|| align=right|13,4|| align=right|3,198|| align=right|0,208|| align=right|9,40|| align=right|5,718||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51239)||2000 JH35|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,185|| align=right|3,09|| align=right|4,268||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51240)||2000 JW36|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,130|| align=right|1,97|| align=right|5,741||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51241)||2000 JX36|| align=right|13,4|| align=right|3,207|| align=right|0,118|| align=right|3,78|| align=right|5,742||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51242)||2000 JC38|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,152|| align=right|12,97|| align=right|4,314||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51243)||2000 JG38|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,102|| align=right|5,01|| align=right|5,634||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51244)||2000 JP39|| align=right|13,0|| align=right|3,069|| align=right|0,076|| align=right|8,38|| align=right|5,377||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51245)||2000 JW40|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,123|| align=right|10,58|| align=right|4,113||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51246)||2000 JH42|| align=right|15,1|| align=right|2,771|| align=right|0,154|| align=right|9,57|| align=right|4,612||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51247)||2000 JL45|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,045|| align=right|1,76|| align=right|5,119||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51248)||2000 JF46|| align=right|13,8|| align=right|2,971|| align=right|0,060|| align=right|8,44|| align=right|5,121||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51249)||2000 JA47|| align=right|13,7|| align=right|3,025|| align=right|0,071|| align=right|8,97|| align=right|5,259||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51250)||2000 JO47|| align=right|12,7|| align=right|3,143|| align=right|0,119|| align=right|17,58|| align=right|5,571||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51251)||2000 JE49|| align=right|13,3|| align=right|2,908|| align=right|0,057|| align=right|13,01|| align=right|4,958||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51252)||2000 JT49|| align=right|14,5|| align=right|2,894|| align=right|0,062|| align=right|2,50|| align=right|4,923||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51253)||2000 JG56|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,211|| align=right|11,11|| align=right|4,307||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51254)||2000 JK57|| align=right|12,6|| align=right|3,238|| align=right|0,069|| align=right|11,30|| align=right|5,826||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51255)||2000 JX57|| align=right|13,3|| align=right|2,903|| align=right|0,063|| align=right|17,67|| align=right|4,946||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51256)||2000 JB58|| align=right|14,4|| align=right|2,703|| align=right|0,051|| align=right|12,88|| align=right|4,443||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51257)||2000 JL59|| align=right|13,7|| align=right|2,963|| align=right|0,044|| align=right|8,87|| align=right|5,099||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51258)||2000 JU59|| align=right|13,3|| align=right|2,536|| align=right|0,233|| align=right|11,60|| align=right|4,037||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51259)||2000 JY59|| align=right|13,7|| align=right|2,874|| align=right|0,080|| align=right|13,12|| align=right|4,873||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51260)||2000 JZ62|| align=right|13,2|| align=right|2,998|| align=right|0,084|| align=right|8,93|| align=right|5,191||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51261)||2000 JH64|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,132|| align=right|2,03|| align=right|4,366||MBA||13. května 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(51262)||2000 JC69|| align=right|13,6|| align=right|2,698|| align=right|0,196|| align=right|13,43|| align=right|4,430||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51263)||2000 JM69|| align=right|13,0|| align=right|3,131|| align=right|0,014|| align=right|21,71|| align=right|5,539||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51264)||2000 JH71|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,016|| align=right|11,93|| align=right|4,603||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51265)||2000 JM71|| align=right|14,4|| align=right|2,331|| align=right|0,116|| align=right|11,21|| align=right|3,557||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51266)||2000 JX71|| align=right|13,9|| align=right|2,761|| align=right|0,185|| align=right|10,20|| align=right|4,588||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51267)||2000 JE72|| align=right|15,0|| align=right|3,237|| align=right|0,022|| align=right|8,11|| align=right|5,823||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51268)||2000 JM72|| align=right|14,7|| align=right|2,766|| align=right|0,095|| align=right|9,78|| align=right|4,600||MBA||1. května 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51269)||2000 JU72|| align=right|14,7|| align=right|2,782|| align=right|0,164|| align=right|10,45|| align=right|4,639||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51270)||2000 JK73|| align=right|15,0|| align=right|2,793|| align=right|0,129|| align=right|7,97|| align=right|4,667||MBA||2. května 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51271)||2000 JD74|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,062|| align=right|6,28|| align=right|4,544||MBA||4. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51272)||2000 JO74|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,023|| align=right|2,08|| align=right|4,281||MBA||4. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51273)||2000 JV74|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,080|| align=right|7,76|| align=right|5,480||MBA||4. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51274)||2000 JR77|| align=right|14,2|| align=right|2,988|| align=right|0,075|| align=right|9,99|| align=right|5,164||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51275)||2000 JW78|| align=right|14,3|| align=right|3,010|| align=right|0,067|| align=right|10,02|| align=right|5,222||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51276)||2000 JZ81|| align=right|13,6|| align=right|2,706|| align=right|0,133|| align=right|11,77|| align=right|4,452||MBA||7. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51277)||2000 JK82|| align=right|14,2|| align=right|3,116|| align=right|0,237|| align=right|0,81|| align=right|5,499||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51278)||2000 JC84|| align=right|14,6|| align=right|2,960|| align=right|0,040|| align=right|11,84|| align=right|5,092||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51279)||2000 JC85|| align=right|12,1|| align=right|3,121|| align=right|0,250|| align=right|16,90|| align=right|5,512||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51280)||2000 KG4|| align=right|15,3|| align=right|3,006|| align=right|0,050|| align=right|4,93|| align=right|5,211||MBA||24. května 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(51281)||2000 KW6|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,045|| align=right|10,62|| align=right|5,493||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51282)||2000 KC7|| align=right|13,5|| align=right|2,973|| align=right|0,088|| align=right|10,85|| align=right|5,127||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51283)||2000 KN7|| align=right|13,3|| align=right|3,004|| align=right|0,192|| align=right|10,88|| align=right|5,207||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51284)||2000 KE9|| align=right|14,2|| align=right|3,938|| align=right|0,266|| align=right|3,02|| align=right|7,814||HLD||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51285)||2000 KM15|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,158|| align=right|5,86|| align=right|4,565||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51286)||2000 KX15|| align=right|12,8|| align=right|3,143|| align=right|0,024|| align=right|23,50|| align=right|5,571||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51287)||2000 KH16|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,095|| align=right|7,81|| align=right|5,418||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51288)||2000 KH20|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,134|| align=right|0,72|| align=right|5,614||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51289)||2000 KK21|| align=right|13,8|| align=right|2,915|| align=right|0,138|| align=right|11,35|| align=right|4,976||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51290)||2000 KF27|| align=right|14,2|| align=right|3,082|| align=right|0,132|| align=right|0,53|| align=right|5,410||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51291)||2000 KK29|| align=right|12,5|| align=right|3,185|| align=right|0,151|| align=right|27,98|| align=right|5,683||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51292)||2000 KF30|| align=right|14,0|| align=right|2,927|| align=right|0,107|| align=right|1,92|| align=right|5,008||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51293)||2000 KP30|| align=right|13,3|| align=right|2,964|| align=right|0,113|| align=right|8,87|| align=right|5,101||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51294)||2000 KT30|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,203|| align=right|8,23|| align=right|4,081||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51295)||2000 KF36|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,153|| align=right|4,11|| align=right|4,152||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51296)||2000 KA37|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,106|| align=right|10,71|| align=right|5,435||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51297)||2000 KN45|| align=right|14,0|| align=right|3,261|| align=right|0,122|| align=right|9,57|| align=right|5,888||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51298)||2000 KY51|| align=right|12,9|| align=right|3,989|| align=right|0,209|| align=right|3,28|| align=right|7,965||HLD||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51299)||2000 KK52|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,077|| align=right|7,67|| align=right|5,599||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51300)||2000 KL52|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,094|| align=right|13,31|| align=right|4,505||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51301)||2000 KX54|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,059|| align=right|11,96|| align=right|5,156||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51302)||2000 KY54|| align=right|13,9|| align=right|2,541|| align=right|0,101|| align=right|14,66|| align=right|4,050||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51303)||2000 KR56|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,057|| align=right|10,10|| align=right|5,151||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51304)||2000 KB58|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,186|| align=right|16,11|| align=right|4,315||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51305)||2000 KL58|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,089|| align=right|10,76|| align=right|5,147||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51306)||2000 KL59|| align=right|14,9|| align=right|3,158|| align=right|0,049|| align=right|3,74|| align=right|5,612||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51307)||2000 KF61|| align=right|13,4|| align=right|3,222|| align=right|0,023|| align=right|12,27|| align=right|5,782||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51308)||2000 KK62|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,137|| align=right|14,39|| align=right|4,410||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51309)||2000 KN62|| align=right|14,0|| align=right|3,408|| align=right|0,029|| align=right|12,18|| align=right|6,289||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51310)||2000 KY62|| align=right|14,8|| align=right|2,964|| align=right|0,093|| align=right|11,71|| align=right|5,102||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51311)||2000 KJ65|| align=right|14,6|| align=right|3,065|| align=right|0,119|| align=right|10,59|| align=right|5,366||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51312)||2000 KG66|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,042|| align=right|10,99|| align=right|5,449||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51313)||2000 KF71|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,088|| align=right|14,04|| align=right|4,664||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51314)||2000 KX73|| align=right|13,9|| align=right|3,250|| align=right|0,057|| align=right|11,03|| align=right|5,859||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51315)||2000 KY73|| align=right|14,7|| align=right|2,601|| align=right|0,186|| align=right|15,70|| align=right|4,194||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51316)||2000 KZ73|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,037|| align=right|10,65|| align=right|5,147||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51317)||2000 KZ75|| align=right|13,7|| align=right|3,206|| align=right|0,024|| align=right|11,28|| align=right|5,740||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51318)||2000 KT77|| align=right|13,7|| align=right|3,023|| align=right|0,100|| align=right|10,73|| align=right|5,254||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51319)||2000 KF80|| align=right|13,1|| align=right|3,185|| align=right|0,087|| align=right|19,25|| align=right|5,683||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51320)||2000 KP81|| align=right|14,6|| align=right|3,123|| align=right|0,149|| align=right|5,18|| align=right|5,518||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51321)||2000 LL1|| align=right|14,2|| align=right|2,551|| align=right|0,052|| align=right|15,36|| align=right|4,074||MBA||1. června 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(51322)||2000 LY5|| align=right|14,1|| align=right|3,157|| align=right|0,124|| align=right|5,84|| align=right|5,608||MBA||6. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51323)||2000 LQ8|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,117|| align=right|6,94|| align=right|4,380||MBA||4. června 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(51324)||2000 LV8|| align=right|11,9|| align=right|3,181|| align=right|0,076|| align=right|15,73|| align=right|5,673||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51325)||2000 LV16|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,067|| align=right|11,59|| align=right|5,383||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51326)||2000 LY16|| align=right|13,4|| align=right|2,980|| align=right|0,065|| align=right|11,17|| align=right|5,145||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51327)||2000 LA19|| align=right|12,2|| align=right|3,160|| align=right|0,109|| align=right|16,34|| align=right|5,616||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51328)||2000 LO19|| align=right|12,7|| align=right|3,236|| align=right|0,082|| align=right|13,45|| align=right|5,820||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51329)||2000 LP32|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,170|| align=right|26,04|| align=right|5,615||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51330)||2000 LK33|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,139|| align=right|6,61|| align=right|5,535||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51331)||2000 LH35|| align=right|14,2|| align=right|2,961|| align=right|0,043|| align=right|11,27|| align=right|5,095||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51332)||2000 LP35|| align=right|12,7|| align=right|3,178|| align=right|0,045|| align=right|14,43|| align=right|5,666||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51333)||2000 ME|| align=right|13,3|| align=right|3,096|| align=right|0,111|| align=right|11,89|| align=right|5,446||MBA||22. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51334)||2000 NW11|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,110|| align=right|8,98|| align=right|5,308||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51335)||2000 NZ11|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,228|| align=right|7,24|| align=right|3,506||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51336)||2000 NV26|| align=right|13,1|| align=right|3,160|| align=right|0,060|| align=right|8,31|| align=right|5,615||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51337)||2000 OK12|| align=right|14,7|| align=right|2,175|| align=right|0,215|| align=right|2,96|| align=right|3,207||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51338)||2000 OZ24|| align=right|12,7|| align=right|2,945|| align=right|0,146|| align=right|8,11|| align=right|5,053||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51339)||2000 OA61|| align=right|12,2|| align=right|5,163|| align=right|0,069|| align=right|7,09|| align=right|11,74||JUT||28. července 2000||OCA-Anza||OCA-Anza
|-
|(51340)||2000 QJ12|| align=right|11,8|| align=right|5,192|| align=right|0,065|| align=right|2,77|| align=right|11,83||JUT||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51341)||2000 QP26|| align=right|14,3|| align=right|2,670|| align=right|0,301|| align=right|6,02|| align=right|4,361||MBA||23. srpna 2000||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(51342)||2000 QO75|| align=right|14,7|| align=right|2,671|| align=right|0,128|| align=right|2,74|| align=right|4,365||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51343)||2000 QR80|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,116|| align=right|3,55|| align=right|3,741||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51344)||2000 QA127|| align=right|11,8|| align=right|5,174|| align=right|0,047|| align=right|4,39|| align=right|11,77||JUT||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51345)||2000 QH137|| align=right|12,0|| align=right|5,227|| align=right|0,151|| align=right|13,93|| align=right|11,96||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51346)||2000 QX158|| align=right|11,8|| align=right|5,153|| align=right|0,029|| align=right|8,98|| align=right|11,70||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51347)||2000 QZ165|| align=right|11,9|| align=right|5,158|| align=right|0,142|| align=right|7,65|| align=right|11,72||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51348)||2000 QR169|| align=right|11,4|| align=right|5,141|| align=right|0,066|| align=right|7,71|| align=right|11,66||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51349)||2000 QQ173|| align=right|12,6|| align=right|3,964|| align=right|0,142|| align=right|10,45|| align=right|7,892||HLD||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51350)||2000 QU176|| align=right|11,6|| align=right|5,225|| align=right|0,053|| align=right|17,27|| align=right|11,95||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51351)||2000 QO218|| align=right|12,4|| align=right|5,139|| align=right|0,069|| align=right|2,96|| align=right|11,65||JUT||20. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51352)||2000 RW9|| align=right|15,1|| align=right|2,232|| align=right|0,177|| align=right|7,20|| align=right|3,335||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51353)||2000 RQ14|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,276|| align=right|6,96|| align=right|4,479||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51354)||2000 RX25|| align=right|11,1|| align=right|5,141|| align=right|0,106|| align=right|9,91|| align=right|11,66||JUT||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51355)||2000 RM50|| align=right|15,0|| align=right|2,469|| align=right|0,225|| align=right|5,83|| align=right|3,880||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51356)||2000 RY76|| align=right|15,5|| align=right|1,812|| align=right|0,112|| align=right|22,21|| align=right|2,439||MBA||8. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51357)||2000 RM88|| align=right|12,1|| align=right|5,216|| align=right|0,070|| align=right|9,02|| align=right|11,92||JUT||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51358)||2000 SO5|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,134|| align=right|15,48|| align=right|4,276||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51359)||2000 SC17|| align=right|11,6|| align=right|5,174|| align=right|0,116|| align=right|9,49|| align=right|11,77||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51360)||2000 SZ25|| align=right|12,1|| align=right|5,216|| align=right|0,054|| align=right|7,09|| align=right|11,91||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51361)||2000 SS124|| align=right|12,7|| align=right|3,158|| align=right|0,138|| align=right|13,17|| align=right|5,611||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51362)||2000 SY247|| align=right|12,1|| align=right|5,234|| align=right|0,061|| align=right|5,17|| align=right|11,98||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51363)||2000 SO319|| align=right|13,9|| align=right|2,754|| align=right|0,218|| align=right|9,83|| align=right|4,569||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51364)||2000 SU333|| align=right|11,2|| align=right|5,202|| align=right|0,107|| align=right|14,20|| align=right|11,87||JUT||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51365)||2000 TA42|| align=right|10,4|| align=right|5,247|| align=right|0,057|| align=right|30,16|| align=right|12,02||JUT||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51366)||2000 UU88|| align=right|15,5|| align=right|2,167|| align=right|0,041|| align=right|3,21|| align=right|3,188||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51367)||2000 UD104|| align=right|13,5|| align=right|2,195|| align=right|0,192|| align=right|6,49|| align=right|3,251||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51368)||2000 WV60|| align=right|14,5|| align=right|2,347|| align=right|0,132|| align=right|7,99|| align=right|3,594||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51369)||2000 WD158|| align=right|12,9|| align=right|2,747|| align=right|0,122|| align=right|15,14|| align=right|4,553||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51370)||2000 WS165|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,110|| align=right|23,16|| align=right|3,565||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51371)||2000 XF15|| align=right|14,2|| align=right|1,833|| align=right|0,062|| align=right|22,98|| align=right|2,482||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51372)||2000 YM18|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,116|| align=right|5,82|| align=right|3,664||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51373)||2000 YF53|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,129|| align=right|14,59|| align=right|4,171||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51374)||2000 YN63|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,155|| align=right|7,64|| align=right|3,567||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51375)||2000 YO120|| align=right|14,9|| align=right|1,943|| align=right|0,110|| align=right|20,11|| align=right|2,708||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51376)||2001 AZ23|| align=right|15,2|| align=right|2,368|| align=right|0,092|| align=right|7,11|| align=right|3,644||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51377)||2001 AK28|| align=right|15,7|| align=right|1,946|| align=right|0,067|| align=right|19,40|| align=right|2,714||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51378)||2001 AT33|| align=right|11,1|| align=right|5,193|| align=right|0,051|| align=right|33,60|| align=right|11,84||JUT||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51379)||2001 BY7|| align=right|14,7|| align=right|2,228|| align=right|0,132|| align=right|5,20|| align=right|3,325||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51380)||2001 BM44|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,174|| align=right|4,90|| align=right|3,687||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51381)||2001 BG51|| align=right|14,0|| align=right|2,311|| align=right|0,219|| align=right|23,88|| align=right|3,512||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51382)||2001 BK73|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,208|| align=right|9,20|| align=right|3,639||MBA||28. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51383)||2001 BF77|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,132|| align=right|7,47|| align=right|3,445||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51384)||2001 CP4|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,211|| align=right|6,96|| align=right|3,693||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51385)||2001 CR20|| align=right|15,3|| align=right|1,932|| align=right|0,078|| align=right|22,19|| align=right|2,685||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51386)||2001 CN35|| align=right|14,9|| align=right|1,954|| align=right|0,077|| align=right|21,43|| align=right|2,730||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51387)||2001 DU6|| align=right|13,1|| align=right|2,717|| align=right|0,178|| align=right|13,35|| align=right|4,478||MBA||17. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(51388)||2001 DE14|| align=right|16,5|| align=right|2,171|| align=right|0,191|| align=right|2,90|| align=right|3,199||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51389)||2001 DH15|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,104|| align=right|8,13|| align=right|3,594||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51390)||2001 DW18|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,241|| align=right|5,78|| align=right|3,819||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51391)||2001 DM21|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,186|| align=right|13,12|| align=right|4,521||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51392)||2001 DW30|| align=right|14,2|| align=right|2,700|| align=right|0,207|| align=right|11,61|| align=right|4,436||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51393)||2001 DW44|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,167|| align=right|5,81|| align=right|3,398||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51394)||2001 DX49|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,222|| align=right|10,62|| align=right|3,736||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51395)||2001 DH71|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,137|| align=right|1,35|| align=right|3,702||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51396)||2001 DW71|| align=right|15,9|| align=right|2,308|| align=right|0,088|| align=right|6,19|| align=right|3,505||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51397)||2001 DT74|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,117|| align=right|3,11|| align=right|3,562||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51398)||2001 DJ80|| align=right|15,1|| align=right|2,165|| align=right|0,159|| align=right|4,02|| align=right|3,185||MBA||24. února 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51399)||2001 DG81|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,109|| align=right|7,31|| align=right|3,711||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(51400)||2001 DN81|| align=right|14,6|| align=right|2,405|| align=right|0,244|| align=right|10,90|| align=right|3,730||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(51401)||2001 DX82|| align=right|17,1|| align=right|2,126|| align=right|0,047|| align=right|2,29|| align=right|3,099||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51402)||2001 DC92|| align=right|15,9|| align=right|2,248|| align=right|0,129|| align=right|7,59|| align=right|3,369||MBA||20. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51403)||2001 DE99|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,122|| align=right|6,04|| align=right|3,430||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51404)||2001 DV99|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,165|| align=right|3,41|| align=right|3,665||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51405)||2001 DL106|| align=right|12,8|| align=right|5,354|| align=right|0,071|| align=right|1,86|| align=right|12,39||JUT||23. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51406)||2001 DL108|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,178|| align=right|16,49|| align=right|4,054||MBA||26. února 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(51407)||2001 EU5|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,225|| align=right|3,93|| align=right|3,688||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51408)||2001 EQ6|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,164|| align=right|3,37|| align=right|3,627||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51409)||2001 EU6|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,239|| align=right|5,62|| align=right|4,325||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51410)||2001 EJ7|| align=right|15,9|| align=right|2,197|| align=right|0,150|| align=right|5,86|| align=right|3,256||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51411)||2001 EL9|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,164|| align=right|5,08|| align=right|3,289||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51412)||2001 EE10|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,231|| align=right|3,14|| align=right|3,713||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51413)||2001 EO11|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,163|| align=right|12,50|| align=right|4,324||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51414)||2001 EK12|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,240|| align=right|15,48|| align=right|4,098||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51415) Tovinder||2001 ER13|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,136|| align=right|7,34|| align=right|3,471||MBA||15. března 2001||Needville||J. Dellinger; W. G. Dillon
|-
|(51416)||2001 EX15|| align=right|13,7|| align=right|2,760|| align=right|0,266|| align=right|9,74|| align=right|4,586||MBA||15. března 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(51417)||2001 EG17|| align=right|16,1|| align=right|1,954|| align=right|0,104|| align=right|21,27|| align=right|2,731||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51418)||2001 EO17|| align=right|15,5|| align=right|1,960|| align=right|0,067|| align=right|22,92|| align=right|2,744||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51419)||2001 EJ20|| align=right|17,2|| align=right|2,272|| align=right|0,142|| align=right|2,59|| align=right|3,425||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51420)||2001 EV20|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,193|| align=right|4,33|| align=right|3,704||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51421)||2001 EC22|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,119|| align=right|4,21|| align=right|3,387||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51422)||2001 EJ24|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,159|| align=right|7,56|| align=right|3,502||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51423)||2001 FJ|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,137|| align=right|0,63|| align=right|3,700||MBA||16. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51424)||2001 FK|| align=right|15,8|| align=right|1,952|| align=right|0,049|| align=right|21,18|| align=right|2,726||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51425)||2001 FV1|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,151|| align=right|5,33|| align=right|3,634||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51426)||2001 FV3|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,131|| align=right|2,34|| align=right|3,594||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51427)||2001 FE4|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,187|| align=right|9,20|| align=right|4,218||MBA||19. března 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(51428)||2001 FS4|| align=right|15,2|| align=right|2,233|| align=right|0,195|| align=right|5,59|| align=right|3,335||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51429)||2001 FU5|| align=right|13,8|| align=right|2,689|| align=right|0,156|| align=right|11,63|| align=right|4,409||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51430)||2001 FH7|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,137|| align=right|7,12|| align=right|3,538||MBA||20. března 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(51431) Jayardee||2001 FH9|| align=right|15,4|| align=right|2,425|| align=right|0,152|| align=right|3,64|| align=right|3,775||MBA||19. března 2001||Cordell-Lorenz||D. T. Durig
|-
|(51432)||2001 FB15|| align=right|15,4|| align=right|2,259|| align=right|0,160|| align=right|4,40|| align=right|3,395||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51433)||2001 FY17|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,162|| align=right|4,61|| align=right|3,605||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51434)||2001 FG19|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,142|| align=right|22,73|| align=right|5,617||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51435)||2001 FH20|| align=right|15,2|| align=right|2,264|| align=right|0,156|| align=right|5,21|| align=right|3,406||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51436)||2001 FD21|| align=right|13,6|| align=right|2,804|| align=right|0,178|| align=right|14,10|| align=right|4,694||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51437)||2001 FF21|| align=right|14,5|| align=right|2,720|| align=right|0,040|| align=right|9,48|| align=right|4,484||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51438)||2001 FP21|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,135|| align=right|7,70|| align=right|3,585||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51439)||2001 FW23|| align=right|16,7|| align=right|2,204|| align=right|0,162|| align=right|3,96|| align=right|3,270||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51440)||2001 FW24|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,236|| align=right|6,25|| align=right|3,486||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51441)||2001 FY25|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,088|| align=right|6,72|| align=right|3,363||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51442)||2001 FZ25|| align=right|13,1|| align=right|2,737|| align=right|0,343|| align=right|16,24|| align=right|4,528||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51443)||2001 FN27|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,180|| align=right|4,23|| align=right|3,360||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51444)||2001 FS27|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,141|| align=right|2,59|| align=right|3,731||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51445)||2001 FM28|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,137|| align=right|7,05|| align=right|3,568||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51446)||2001 FX28|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,138|| align=right|5,10|| align=right|3,383||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51447)||2001 FZ28|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,100|| align=right|4,72|| align=right|4,149||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51448)||2001 FD29|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,144|| align=right|13,69|| align=right|4,605||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51449)||2001 FH29|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,140|| align=right|7,09|| align=right|3,712||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51450)||2001 FS30|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,127|| align=right|3,71|| align=right|3,682||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51451)||2001 FE31|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,154|| align=right|1,86|| align=right|3,693||MBA||22. března 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51452)||2001 FO33|| align=right|15,9|| align=right|2,241|| align=right|0,094|| align=right|3,05|| align=right|3,354||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51453)||2001 FU36|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,209|| align=right|12,50|| align=right|4,132||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51454)||2001 FX37|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,100|| align=right|4,62|| align=right|3,427||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51455)||2001 FC38|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,180|| align=right|4,27|| align=right|3,725||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51456)||2001 FX38|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,190|| align=right|2,71|| align=right|3,350||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51457)||2001 FP41|| align=right|16,3|| align=right|2,437|| align=right|0,118|| align=right|14,19|| align=right|3,804||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51458)||2001 FL42|| align=right|16,6|| align=right|2,250|| align=right|0,141|| align=right|1,14|| align=right|3,375||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51459)||2001 FC43|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,206|| align=right|1,71|| align=right|3,265||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51460)||2001 FQ43|| align=right|15,9|| align=right|2,188|| align=right|0,149|| align=right|2,09|| align=right|3,237||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51461)||2001 FV43|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,231|| align=right|1,65|| align=right|3,609||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51462)||2001 FX43|| align=right|16,5|| align=right|2,176|| align=right|0,108|| align=right|3,71|| align=right|3,210||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51463)||2001 FJ47|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,168|| align=right|2,34|| align=right|3,665||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51464)||2001 FY47|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,017|| align=right|4,30|| align=right|4,303||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51465)||2001 FZ47|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,096|| align=right|4,85|| align=right|3,478||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51466)||2001 FK48|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,221|| align=right|5,50|| align=right|4,230||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51467)||2001 FQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,304|| align=right|0,138|| align=right|3,43|| align=right|3,496||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51468)||2001 FD50|| align=right|15,4|| align=right|2,220|| align=right|0,194|| align=right|3,62|| align=right|3,306||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51469)||2001 FB52|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,078|| align=right|4,40|| align=right|3,319||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51470)||2001 FC52|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,104|| align=right|3,57|| align=right|3,557||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51471)||2001 FB53|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,185|| align=right|4,11|| align=right|3,668||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51472)||2001 FU53|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,276|| align=right|8,20|| align=right|4,561||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51473)||2001 FW54|| align=right|15,7|| align=right|2,557|| align=right|0,220|| align=right|5,35|| align=right|4,088||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51474)||2001 FG55|| align=right|15,2|| align=right|2,375|| align=right|0,166|| align=right|5,36|| align=right|3,659||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51475)||2001 FQ55|| align=right|14,2|| align=right|2,781|| align=right|0,122|| align=right|13,47|| align=right|4,636||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51476)||2001 FS55|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,210|| align=right|12,73|| align=right|3,802||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51477)||2001 FP57|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,142|| align=right|5,07|| align=right|3,385||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51478)||2001 FX60|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,131|| align=right|7,26|| align=right|3,489||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51479)||2001 FG65|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,225|| align=right|6,37|| align=right|3,384||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51480)||2001 FN67|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,111|| align=right|4,15|| align=right|3,522||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51481)||2001 FG70|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,149|| align=right|5,30|| align=right|3,467||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51482)||2001 FY70|| align=right|15,4|| align=right|2,162|| align=right|0,195|| align=right|4,83|| align=right|3,179||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51483)||2001 FP71|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,233|| align=right|8,44|| align=right|4,475||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51484)||2001 FU72|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,081|| align=right|3,83|| align=right|3,239||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51485)||2001 FB73|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,135|| align=right|7,54|| align=right|3,665||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51486)||2001 FL73|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,143|| align=right|5,25|| align=right|3,568||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51487)||2001 FL74|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,145|| align=right|7,22|| align=right|3,461||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51488)||2001 FV75|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,127|| align=right|15,20|| align=right|4,229||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51489)||2001 FM76|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,116|| align=right|7,31|| align=right|3,654||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51490)||2001 FQ76|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,111|| align=right|4,82|| align=right|3,405||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51491)||2001 FS76|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,178|| align=right|5,35|| align=right|3,491||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51492)||2001 FK77|| align=right|15,2|| align=right|2,337|| align=right|0,144|| align=right|7,71|| align=right|3,573||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51493)||2001 FE79|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,188|| align=right|5,63|| align=right|3,579||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51494)||2001 FG79|| align=right|14,5|| align=right|2,906|| align=right|0,193|| align=right|6,85|| align=right|4,954||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51495)||2001 FO79|| align=right|14,6|| align=right|2,247|| align=right|0,150|| align=right|6,31|| align=right|3,368||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51496)||2001 FT79|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,198|| align=right|16,36|| align=right|5,352||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51497)||2001 FB80|| align=right|13,9|| align=right|2,704|| align=right|0,171|| align=right|14,43|| align=right|4,446||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51498)||2001 FW80|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,137|| align=right|12,94|| align=right|3,763||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51499)||2001 FF81|| align=right|15,8|| align=right|2,220|| align=right|0,083|| align=right|6,73|| align=right|3,307||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51500)||2001 FE83|| align=right|16,4|| align=right|2,201|| align=right|0,185|| align=right|2,02|| align=right|3,264||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51501)||2001 FN86|| align=right|16,0|| align=right|2,192|| align=right|0,153|| align=right|2,70|| align=right|3,245||MBA||27. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(51502)||2001 FR86|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,056|| align=right|9,82|| align=right|3,509||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51503)||2001 FA87|| align=right|14,7|| align=right|2,543|| align=right|0,119|| align=right|11,53|| align=right|4,054||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51504)||2001 FN87|| align=right|14,2|| align=right|2,587|| align=right|0,110|| align=right|6,39|| align=right|4,161||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51505)||2001 FE88|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,064|| align=right|6,99|| align=right|3,377||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51506)||2001 FE91|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,299|| align=right|23,61|| align=right|4,504||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51507)||2001 FV94|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,143|| align=right|8,56|| align=right|3,415||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51508)||2001 FM97|| align=right|17,0|| align=right|2,272|| align=right|0,190|| align=right|3,42|| align=right|3,425||MBA||16. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51509)||2001 FP97|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,124|| align=right|7,92|| align=right|3,502||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51510)||2001 FE98|| align=right|14,5|| align=right|2,387|| align=right|0,091|| align=right|10,39|| align=right|3,688||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51511)||2001 FP98|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,131|| align=right|6,79|| align=right|3,723||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51512)||2001 FG99|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,243|| align=right|11,20|| align=right|3,548||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51513)||2001 FY99|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,125|| align=right|8,91|| align=right|3,587||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51514)||2001 FP100|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,170|| align=right|3,07|| align=right|3,695||MBA||17. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51515)||2001 FS100|| align=right|14,6|| align=right|2,422|| align=right|0,191|| align=right|13,34|| align=right|3,768||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51516)||2001 FG101|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,256|| align=right|10,27|| align=right|3,667||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51517)||2001 FH107|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,158|| align=right|4,10|| align=right|3,384||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51518)||2001 FN108|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,140|| align=right|5,07|| align=right|4,207||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51519)||2001 FT109|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,131|| align=right|5,35|| align=right|3,407||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51520)||2001 FL112|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,222|| align=right|11,48|| align=right|4,308||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51521)||2001 FJ113|| align=right|15,0|| align=right|2,255|| align=right|0,211|| align=right|7,46|| align=right|3,385||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51522)||2001 FZ117|| align=right|15,2|| align=right|2,600|| align=right|0,167|| align=right|11,41|| align=right|4,190||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51523)||2001 FJ120|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,151|| align=right|3,67|| align=right|3,401||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51524)||2001 FJ121|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,176|| align=right|8,12|| align=right|4,068||MBA||28. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51525)||2001 FZ121|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,209|| align=right|9,16|| align=right|3,461||MBA||29. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(51526)||2001 FF123|| align=right|16,8|| align=right|2,426|| align=right|0,164|| align=right|4,31|| align=right|3,778||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51527)||2001 FO123|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,186|| align=right|1,97|| align=right|4,193||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51528)||2001 FP123|| align=right|16,7|| align=right|2,391|| align=right|0,144|| align=right|3,10|| align=right|3,696||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51529)||2001 FB128|| align=right|13,9|| align=right|3,002|| align=right|0,243|| align=right|9,79|| align=right|5,200||MBA||31. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(51530)||2001 FL129|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,191|| align=right|3,82|| align=right|3,438||MBA||28. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51531)||2001 FS129|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,185|| align=right|13,60|| align=right|4,041||MBA||28. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51532)||2001 FN130|| align=right|15,1|| align=right|2,740|| align=right|0,057|| align=right|4,82|| align=right|4,536||MBA||31. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(51533)||2001 FF132|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,220|| align=right|5,94|| align=right|3,561||MBA||20. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51534)||2001 FQ132|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,234|| align=right|6,53|| align=right|3,649||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51535)||2001 FD133|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,119|| align=right|6,76|| align=right|3,526||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51536)||2001 FN133|| align=right|15,1|| align=right|2,483|| align=right|0,120|| align=right|5,83|| align=right|3,912||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51537)||2001 FT133|| align=right|15,5|| align=right|3,228|| align=right|0,292|| align=right|0,90|| align=right|5,800||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51538)||2001 FA143|| align=right|14,1|| align=right|2,758|| align=right|0,157|| align=right|10,52|| align=right|4,579||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51539)||2001 FG143|| align=right|14,0|| align=right|2,556|| align=right|0,148|| align=right|15,24|| align=right|4,085||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51540)||2001 FQ143|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,242|| align=right|8,81|| align=right|4,054||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51541)||2001 FB145|| align=right|15,2|| align=right|1,934|| align=right|0,026|| align=right|21,86|| align=right|2,689||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51542)||2001 FA147|| align=right|14,9|| align=right|2,552|| align=right|0,340|| align=right|6,41|| align=right|4,076||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51543)||2001 FJ150|| align=right|15,4|| align=right|2,250|| align=right|0,190|| align=right|5,26|| align=right|3,374||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51544)||2001 FH151|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,120|| align=right|6,42|| align=right|3,551||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51545)||2001 FM158|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,191|| align=right|1,93|| align=right|3,700||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51546)||2001 FU159|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,117|| align=right|6,48|| align=right|3,551||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51547)||2001 FX159|| align=right|16,4|| align=right|2,181|| align=right|0,097|| align=right|4,04|| align=right|3,220||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51548)||2001 FD160|| align=right|16,3|| align=right|2,264|| align=right|0,115|| align=right|2,40|| align=right|3,406||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51549)||2001 FM161|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,119|| align=right|4,65|| align=right|3,476||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51550)||2001 FB162|| align=right|13,2|| align=right|2,609|| align=right|0,204|| align=right|17,31|| align=right|4,214||MBA||30. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51551)||2001 FO164|| align=right|14,8|| align=right|2,767|| align=right|0,369|| align=right|10,53|| align=right|4,601||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51552)||2001 FP164|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,052|| align=right|8,24|| align=right|3,701||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51553)||2001 FR164|| align=right|15,6|| align=right|2,449|| align=right|0,083|| align=right|7,75|| align=right|3,833||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51554)||2001 FS164|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,195|| align=right|22,99|| align=right|3,427||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51555)||2001 FK165|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,156|| align=right|3,48|| align=right|3,617||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51556)||2001 FG171|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,258|| align=right|11,09|| align=right|4,311||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51557)||2001 FL176|| align=right|14,4|| align=right|2,872|| align=right|0,305|| align=right|9,52|| align=right|4,865||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51558)||2001 GE5|| align=right|14,8|| align=right|2,576|| align=right|0,151|| align=right|10,30|| align=right|4,133||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51559)||2001 GZ6|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,140|| align=right|6,68|| align=right|3,451||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51560)||2001 GF8|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,144|| align=right|6,16|| align=right|3,361||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51561)||2001 GG9|| align=right|14,6|| align=right|2,436|| align=right|0,224|| align=right|10,04|| align=right|3,803||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51562)||2001 GP9|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,113|| align=right|7,81|| align=right|3,565||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51563)||2001 HK|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,139|| align=right|3,18|| align=right|3,713||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51564)||2001 HZ|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,152|| align=right|2,02|| align=right|3,680||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51565)||2001 HQ1|| align=right|15,5|| align=right|2,483|| align=right|0,055|| align=right|7,40|| align=right|3,911||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51566)||2001 HX1|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,201|| align=right|0,70|| align=right|3,480||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51567)||2001 HY1|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,073|| align=right|9,63|| align=right|4,248||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51568)||2001 HJ3|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,183|| align=right|2,84|| align=right|4,177||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51569)||2001 HV3|| align=right|13,7|| align=right|2,701|| align=right|0,190|| align=right|13,70|| align=right|4,437||MBA||18. dubna 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(51570)||2001 HE4|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,184|| align=right|12,46|| align=right|4,504||MBA||17. dubna 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(51571)||2001 HF4|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,216|| align=right|2,14|| align=right|4,166||MBA||19. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51572)||2001 HV4|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,087|| align=right|5,97|| align=right|3,527||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51573)||2001 HX4|| align=right|15,7|| align=right|2,408|| align=right|0,136|| align=right|10,52|| align=right|3,737||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51574)||2001 HA5|| align=right|14,7|| align=right|2,209|| align=right|0,140|| align=right|6,05|| align=right|3,282||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51575)||2001 HU5|| align=right|15,1|| align=right|2,541|| align=right|0,205|| align=right|4,43|| align=right|4,050||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51576)||2001 HW5|| align=right|13,6|| align=right|2,668|| align=right|0,278|| align=right|11,69|| align=right|4,358||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51577)||2001 HX5|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,181|| align=right|3,00|| align=right|4,041||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51578)||2001 HX6|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,023|| align=right|4,42|| align=right|4,038||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51579)||2001 HY8|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,198|| align=right|2,69|| align=right|5,633||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51580)||2001 HA9|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,160|| align=right|3,42|| align=right|4,215||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51581)||2001 HL9|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,229|| align=right|8,95|| align=right|3,663||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51582)||2001 HU9|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,111|| align=right|6,05|| align=right|3,682||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51583)||2001 HZ9|| align=right|14,3|| align=right|2,730|| align=right|0,180|| align=right|12,58|| align=right|4,510||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51584)||2001 HP10|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,128|| align=right|7,31|| align=right|3,836||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51585)||2001 HH12|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,056|| align=right|3,84|| align=right|3,406||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51586)||2001 HO12|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,175|| align=right|2,94|| align=right|3,713||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51587)||2001 HY12|| align=right|15,9|| align=right|2,607|| align=right|0,044|| align=right|1,07|| align=right|4,210||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51588)||2001 HH13|| align=right|16,2|| align=right|2,640|| align=right|0,172|| align=right|4,68|| align=right|4,288||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51589)||2001 HQ13|| align=right|13,7|| align=right|2,694|| align=right|0,170|| align=right|13,54|| align=right|4,422||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51590)||2001 HF14|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,108|| align=right|2,41|| align=right|3,633||MBA||23. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51591)||2001 HN15|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,122|| align=right|10,81|| align=right|3,649||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51592)||2001 HO18|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,159|| align=right|4,10|| align=right|3,605||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51593)||2001 HO20|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,058|| align=right|13,51|| align=right|4,280||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51594)||2001 HR20|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,140|| align=right|2,47|| align=right|4,174||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51595)||2001 HM21|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,260|| align=right|7,00|| align=right|3,504||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51596)||2001 HU21|| align=right|16,2|| align=right|2,641|| align=right|0,148|| align=right|2,14|| align=right|4,291||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51597)||2001 HZ22|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,119|| align=right|4,35|| align=right|3,580||MBA||16. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51598)||2001 HK24|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,070|| align=right|1,47|| align=right|3,437||MBA||27. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51599) Brittany||2001 HR24|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,170|| align=right|7,68|| align=right|3,425||MBA||28. dubna 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(51600)||2001 HG27|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,169|| align=right|1,27|| align=right|4,415||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51601)||2001 HW27|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,097|| align=right|7,39|| align=right|3,769||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51602)||2001 HL28|| align=right|14,6|| align=right|3,190|| align=right|0,215|| align=right|0,07|| align=right|5,696||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51603)||2001 HU28|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,180|| align=right|6,18|| align=right|3,541||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51604)||2001 HY28|| align=right|14,0|| align=right|2,689|| align=right|0,234|| align=right|8,89|| align=right|4,408||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51605)||2001 HD29|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,198|| align=right|1,36|| align=right|4,345||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51606)||2001 HK29|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,153|| align=right|1,63|| align=right|3,644||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51607)||2001 HO29|| align=right|15,5|| align=right|2,678|| align=right|0,100|| align=right|7,38|| align=right|4,383||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51608)||2001 HF32|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,221|| align=right|6,59|| align=right|3,507||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51609)||2001 HZ32|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,154|| align=right|5,65|| align=right|3,509||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51610)||2001 HH33|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,197|| align=right|2,81|| align=right|3,670||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51611)||2001 HQ33|| align=right|16,5|| align=right|2,535|| align=right|0,116|| align=right|1,60|| align=right|4,035||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51612)||2001 HT33|| align=right|14,5|| align=right|3,183|| align=right|0,159|| align=right|6,09|| align=right|5,677||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51613)||2001 HS34|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,078|| align=right|1,02|| align=right|4,133||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51614)||2001 HD35|| align=right|13,6|| align=right|2,614|| align=right|0,250|| align=right|19,39|| align=right|4,226||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51615)||2001 HE35|| align=right|15,2|| align=right|2,325|| align=right|0,097|| align=right|6,88|| align=right|3,544||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51616)||2001 HL35|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,153|| align=right|13,64|| align=right|4,253||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51617)||2001 HU35|| align=right|15,2|| align=right|2,635|| align=right|0,174|| align=right|3,39|| align=right|4,277||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51618)||2001 HV35|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,219|| align=right|7,26|| align=right|4,108||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51619)||2001 HE36|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,106|| align=right|3,72|| align=right|3,541||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51620)||2001 HQ36|| align=right|15,6|| align=right|2,227|| align=right|0,154|| align=right|2,92|| align=right|3,322||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51621)||2001 HR36|| align=right|14,5|| align=right|2,442|| align=right|0,085|| align=right|7,87|| align=right|3,816||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51622)||2001 HA37|| align=right|14,6|| align=right|2,634|| align=right|0,146|| align=right|3,76|| align=right|4,273||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51623)||2001 HJ37|| align=right|14,5|| align=right|2,340|| align=right|0,116|| align=right|4,52|| align=right|3,578||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51624)||2001 HT37|| align=right|13,2|| align=right|2,632|| align=right|0,174|| align=right|12,99|| align=right|4,268||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51625)||2001 HX37|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,137|| align=right|6,38|| align=right|3,437||MBA||29. dubna 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(51626)||2001 HJ38|| align=right|15,6|| align=right|2,285|| align=right|0,079|| align=right|2,85|| align=right|3,454||MBA||30. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(51627)||2001 HK38|| align=right|14,3|| align=right|2,783|| align=right|0,177|| align=right|8,11|| align=right|4,641||MBA||30. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(51628)||2001 HC42|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,129|| align=right|6,66|| align=right|3,715||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51629)||2001 HM43|| align=right|16,0|| align=right|2,442|| align=right|0,112|| align=right|6,03|| align=right|3,815||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51630)||2001 HL44|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,165|| align=right|4,38|| align=right|3,553||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51631)||2001 HN46|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,133|| align=right|1,97|| align=right|3,691||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51632)||2001 HT46|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,030|| align=right|6,92|| align=right|5,770||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51633)||2001 HX46|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,056|| align=right|7,81|| align=right|3,628||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51634)||2001 HU47|| align=right|15,2|| align=right|1,909|| align=right|0,092|| align=right|20,57|| align=right|2,638||MBA||19. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51635)||2001 HA48|| align=right|14,9|| align=right|2,273|| align=right|0,112|| align=right|10,05|| align=right|3,427||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51636)||2001 HM49|| align=right|15,4|| align=right|2,223|| align=right|0,223|| align=right|7,33|| align=right|3,314||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51637)||2001 HP49|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,206|| align=right|12,16|| align=right|3,836||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51638)||2001 HF53|| align=right|15,3|| align=right|2,451|| align=right|0,164|| align=right|3,39|| align=right|3,836||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51639)||2001 HH53|| align=right|15,4|| align=right|2,740|| align=right|0,166|| align=right|6,05|| align=right|4,535||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51640)||2001 HP54|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,044|| align=right|6,14|| align=right|3,579||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51641)||2001 HY54|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,143|| align=right|5,53|| align=right|3,502||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51642)||2001 HG55|| align=right|13,1|| align=right|3,135|| align=right|0,185|| align=right|11,39|| align=right|5,550||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51643)||2001 HT56|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,125|| align=right|4,40|| align=right|4,046||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51644)||2001 HD60|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,074|| align=right|6,66|| align=right|3,738||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51645)||2001 HP60|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,162|| align=right|14,38|| align=right|4,189||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51646)||2001 HA62|| align=right|15,4|| align=right|2,182|| align=right|0,086|| align=right|4,85|| align=right|3,222||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51647)||2001 HY62|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,135|| align=right|2,66|| align=right|3,782||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51648)||2001 HN63|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,217|| align=right|9,57|| align=right|3,544||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51649)||2001 HB64|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,179|| align=right|0,77|| align=right|3,805||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51650)||2001 HG64|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,142|| align=right|8,21|| align=right|3,693||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51651)||2001 HC65|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,087|| align=right|2,19|| align=right|3,540||MBA||28. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51652)||2001 HH65|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,199|| align=right|2,19|| align=right|4,064||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51653)||2001 HW65|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,067|| align=right|5,97|| align=right|3,676||MBA||30. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51654)||2001 HK66|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,159|| align=right|14,74|| align=right|4,170||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51655) Susannedmond||2001 JA|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,102|| align=right|15,94|| align=right|4,443||MBA||1. května 2001||Kanab||E. Sheridan
|-
|(51656)||2001 JD|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,195|| align=right|13,72|| align=right|4,126||MBA||1. května 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(51657)||2001 JG|| align=right|14,4|| align=right|2,461|| align=right|0,200|| align=right|4,89|| align=right|3,860||MBA||2. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51658)||2001 JJ1|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,055|| align=right|10,31|| align=right|5,164||MBA||2. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51659)||2001 JN1|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,150|| align=right|8,25|| align=right|3,726||MBA||14. května 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(51660)||2001 JX2|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,125|| align=right|7,26|| align=right|3,447||MBA||12. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51661)||2001 JO6|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,175|| align=right|5,73|| align=right|3,794||MBA||14. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51662)||2001 JZ6|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,263|| align=right|10,17|| align=right|4,183||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51663)||2001 JL7|| align=right|16,9|| align=right|2,246|| align=right|0,077|| align=right|4,38|| align=right|3,365||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51664)||2001 JB9|| align=right|14,4|| align=right|2,853|| align=right|0,178|| align=right|3,57|| align=right|4,819||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51665)||2001 JN10|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,165|| align=right|9,92|| align=right|4,616||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51666)||2001 KJ1|| align=right|14,3|| align=right|2,616|| align=right|0,206|| align=right|13,59|| align=right|4,230||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51667)||2001 KH3|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,122|| align=right|4,51|| align=right|4,096||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51668)||2001 KL4|| align=right|15,1|| align=right|2,783|| align=right|0,102|| align=right|2,72|| align=right|4,641||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51669)||2001 KQ4|| align=right|13,5|| align=right|3,201|| align=right|0,104|| align=right|10,56|| align=right|5,727||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51670)||2001 KF5|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,035|| align=right|3,29|| align=right|4,116||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51671)||2001 KP6|| align=right|15,9|| align=right|2,441|| align=right|0,136|| align=right|2,41|| align=right|3,812||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51672)||2001 KW6|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,073|| align=right|4,28|| align=right|4,589||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51673)||2001 KC7|| align=right|14,5|| align=right|2,762|| align=right|0,098|| align=right|4,84|| align=right|4,589||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51674)||2001 KE7|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,086|| align=right|7,83|| align=right|3,750||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51675)||2001 KS7|| align=right|15,3|| align=right|2,552|| align=right|0,225|| align=right|4,44|| align=right|4,077||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51676)||2001 KJ8|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,100|| align=right|5,68|| align=right|3,428||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51677)||2001 KN8|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,177|| align=right|4,79|| align=right|4,211||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51678)||2001 KR8|| align=right|16,8|| align=right|2,277|| align=right|0,086|| align=right|3,50|| align=right|3,436||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51679)||2001 KY8|| align=right|14,4|| align=right|2,448|| align=right|0,138|| align=right|7,22|| align=right|3,830||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51680)||2001 KF9|| align=right|14,2|| align=right|2,694|| align=right|0,167|| align=right|10,41|| align=right|4,421||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51681)||2001 KO9|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,096|| align=right|5,15|| align=right|4,116||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51682)||2001 KM10|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,086|| align=right|13,90|| align=right|4,525||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51683)||2001 KT10|| align=right|14,9|| align=right|2,764|| align=right|0,079|| align=right|5,71|| align=right|4,594||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51684)||2001 KU10|| align=right|14,5|| align=right|2,675|| align=right|0,181|| align=right|12,85|| align=right|4,374||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51685)||2001 KQ11|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,176|| align=right|6,97|| align=right|4,465||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51686)||2001 KF12|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,219|| align=right|16,11|| align=right|5,579||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51687)||2001 KP12|| align=right|14,8|| align=right|2,301|| align=right|0,071|| align=right|7,70|| align=right|3,489||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51688)||2001 KW12|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,066|| align=right|4,69|| align=right|3,730||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51689)||2001 KN13|| align=right|13,3|| align=right|2,599|| align=right|0,198|| align=right|12,17|| align=right|4,190||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51690)||2001 KS13|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,173|| align=right|4,33|| align=right|3,618||MBA||20. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51691)||2001 KT13|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,208|| align=right|1,42|| align=right|4,350||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51692)||2001 KY13|| align=right|16,0|| align=right|2,510|| align=right|0,041|| align=right|3,02|| align=right|3,976||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51693)||2001 KS14|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,195|| align=right|5,64|| align=right|3,378||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51694)||2001 KX14|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,280|| align=right|5,44|| align=right|5,420||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51695)||2001 KQ16|| align=right|14,4|| align=right|2,570|| align=right|0,140|| align=right|7,75|| align=right|4,119||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51696)||2001 KD17|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,125|| align=right|5,83|| align=right|3,693||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51697)||2001 KG17|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,229|| align=right|12,32|| align=right|4,332||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51698)||2001 KQ20|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,096|| align=right|7,03|| align=right|3,624||MBA||17. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51699)||2001 KA21|| align=right|14,5|| align=right|2,775|| align=right|0,157|| align=right|8,49|| align=right|4,621||MBA||21. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51700)||2001 KV23|| align=right|14,3|| align=right|2,548|| align=right|0,249|| align=right|6,03|| align=right|4,067||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51701)||2001 KZ23|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,024|| align=right|8,35|| align=right|3,510||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51702)||2001 KK24|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,053|| align=right|6,27|| align=right|3,619||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51703)||2001 KM24|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,158|| align=right|5,23|| align=right|4,072||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51704)||2001 KO26|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,071|| align=right|3,58|| align=right|4,526||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51705)||2001 KA27|| align=right|13,7|| align=right|2,996|| align=right|0,084|| align=right|11,65|| align=right|5,184||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51706)||2001 KX27|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,132|| align=right|4,30|| align=right|3,374||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51707)||2001 KR28|| align=right|14,3|| align=right|2,895|| align=right|0,170|| align=right|5,74|| align=right|4,924||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51708)||2001 KU28|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,144|| align=right|6,05|| align=right|3,500||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51709)||2001 KW28|| align=right|14,9|| align=right|2,305|| align=right|0,146|| align=right|2,51|| align=right|3,500||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51710)||2001 KZ28|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,179|| align=right|3,56|| align=right|3,617||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51711)||2001 KH29|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,152|| align=right|5,97|| align=right|3,405||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51712)||2001 KO29|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,079|| align=right|3,87|| align=right|4,418||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51713)||2001 KC30|| align=right|15,1|| align=right|2,519|| align=right|0,163|| align=right|3,07|| align=right|3,997||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51714)||2001 KG30|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,038|| align=right|15,84|| align=right|5,024||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51715)||2001 KB31|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,092|| align=right|5,91|| align=right|3,556||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51716)||2001 KF31|| align=right|14,9|| align=right|2,373|| align=right|0,217|| align=right|22,62|| align=right|3,654||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51717)||2001 KJ31|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,115|| align=right|14,34|| align=right|4,078||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51718)||2001 KL34|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,267|| align=right|8,82|| align=right|4,075||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51719)||2001 KH36|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,205|| align=right|10,18|| align=right|4,219||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51720)||2001 KZ36|| align=right|13,2|| align=right|3,077|| align=right|0,142|| align=right|11,26|| align=right|5,396||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51721)||2001 KY37|| align=right|14,7|| align=right|2,917|| align=right|0,044|| align=right|7,54|| align=right|4,980||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51722)||2001 KF38|| align=right|13,8|| align=right|2,655|| align=right|0,165|| align=right|15,45|| align=right|4,325||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51723)||2001 KN38|| align=right|14,5|| align=right|2,614|| align=right|0,189|| align=right|13,03|| align=right|4,226||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51724)||2001 KJ39|| align=right|14,6|| align=right|2,530|| align=right|0,113|| align=right|12,29|| align=right|4,022||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51725)||2001 KV39|| align=right|14,2|| align=right|3,013|| align=right|0,183|| align=right|18,26|| align=right|5,228||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51726)||2001 KV40|| align=right|13,7|| align=right|2,738|| align=right|0,266|| align=right|12,31|| align=right|4,530||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51727)||2001 KV41|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,168|| align=right|10,26|| align=right|4,669||MBA||24. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51728)||2001 KQ42|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,192|| align=right|6,90|| align=right|3,428||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51729)||2001 KA44|| align=right|13,9|| align=right|3,198|| align=right|0,170|| align=right|11,09|| align=right|5,717||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51730)||2001 KC45|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,152|| align=right|11,09|| align=right|4,210||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51731)||2001 KF45|| align=right|15,8|| align=right|2,282|| align=right|0,125|| align=right|5,86|| align=right|3,447||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51732)||2001 KQ45|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,186|| align=right|11,16|| align=right|4,205||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51733)||2001 KZ45|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,074|| align=right|12,69|| align=right|3,615||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51734)||2001 KX46|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,192|| align=right|12,36|| align=right|4,227||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51735)||2001 KL47|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,046|| align=right|12,09|| align=right|4,265||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51736)||2001 KA48|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,131|| align=right|8,68|| align=right|3,677||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51737)||2001 KD48|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,075|| align=right|2,85|| align=right|3,513||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51738)||2001 KQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,053|| align=right|7,80|| align=right|3,851||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51739)||2001 KQ49|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,128|| align=right|3,60|| align=right|3,779||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51740)||2001 KG50|| align=right|15,1|| align=right|2,539|| align=right|0,207|| align=right|12,26|| align=right|4,044||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51741) Davidixon||2001 KQ50|| align=right|14,9|| align=right|2,882|| align=right|0,157|| align=right|7,25|| align=right|4,893||MBA||24. května 2001||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(51742)||2001 KE55|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,144|| align=right|8,09|| align=right|3,580||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51743)||2001 KK55|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,141|| align=right|6,94|| align=right|4,301||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51744)||2001 KP56|| align=right|15,3|| align=right|2,566|| align=right|0,226|| align=right|8,88|| align=right|4,110||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51745)||2001 KS58|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,035|| align=right|13,61|| align=right|4,554||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51746)||2001 KM62|| align=right|15,4|| align=right|2,721|| align=right|0,133|| align=right|3,14|| align=right|4,486||MBA||18. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51747)||2001 KR63|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,184|| align=right|12,49|| align=right|3,658||MBA||20. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51748)||2001 KC64|| align=right|15,8|| align=right|2,634|| align=right|0,183|| align=right|2,49|| align=right|4,275||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51749)||2001 KF65|| align=right|14,2|| align=right|2,562|| align=right|0,144|| align=right|15,66|| align=right|4,101||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51750)||2001 KL66|| align=right|15,6|| align=right|2,196|| align=right|0,087|| align=right|4,89|| align=right|3,253||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51751)||2001 KQ66|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,163|| align=right|16,81|| align=right|5,692||MBA||23. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51752)||2001 KW68|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,114|| align=right|5,84|| align=right|4,250||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51753)||2001 KV71|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,180|| align=right|7,86|| align=right|4,032||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51754)||2001 KT73|| align=right|15,8|| align=right|2,424|| align=right|0,075|| align=right|9,46|| align=right|3,773||MBA||24. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51755)||2001 LC3|| align=right|12,6|| align=right|2,654|| align=right|0,122|| align=right|28,76|| align=right|4,323||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51756)||2001 LO3|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,205|| align=right|5,19|| align=right|4,131||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51757)||2001 LA4|| align=right|13,9|| align=right|3,091|| align=right|0,159|| align=right|6,21|| align=right|5,434||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51758)||2001 LL4|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,112|| align=right|6,84|| align=right|3,521||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51759)||2001 LO6|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,141|| align=right|4,43|| align=right|4,395||MBA||14. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51760)||2001 LC7|| align=right|13,0|| align=right|2,934|| align=right|0,143|| align=right|14,06|| align=right|5,026||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51761)||2001 LD7|| align=right|12,3|| align=right|3,177|| align=right|0,111|| align=right|15,65|| align=right|5,663||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51762)||2001 LV7|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,061|| align=right|13,98|| align=right|4,294||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51763)||2001 LD8|| align=right|13,1|| align=right|3,334|| align=right|0,181|| align=right|8,71|| align=right|6,087||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51764)||2001 LR8|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,209|| align=right|9,66|| align=right|5,553||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51765)||2001 LT10|| align=right|14,3|| align=right|2,542|| align=right|0,143|| align=right|14,06|| align=right|4,051||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51766)||2001 LH12|| align=right|14,0|| align=right|2,678|| align=right|0,097|| align=right|13,67|| align=right|4,381||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51767)||2001 LH15|| align=right|14,0|| align=right|3,061|| align=right|0,079|| align=right|8,58|| align=right|5,355||MBA||11. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51768)||2001 LQ16|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,151|| align=right|5,93|| align=right|4,520||MBA||14. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51769)||2001 LS18|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,208|| align=right|12,90|| align=right|5,341||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51770)||2001 LH19|| align=right|13,5|| align=right|2,776|| align=right|0,123|| align=right|10,65|| align=right|4,625||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51771)||2001 MH|| align=right|14,0|| align=right|3,181|| align=right|0,043|| align=right|15,45|| align=right|5,674||MBA||16. června 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(51772)||2001 MJ|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,188|| align=right|11,01|| align=right|4,401||MBA||16. června 2001||Badlands||Badlands
|-
|(51773)||2001 MV|| align=right|14,2|| align=right|2,288|| align=right|0,297|| align=right|22,18|| align=right|3,461||MBA||16. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51774)||2001 MH1|| align=right|13,9|| align=right|2,653|| align=right|0,183|| align=right|11,32|| align=right|4,321||MBA||16. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51775)||2001 MZ2|| align=right|13,1|| align=right|3,219|| align=right|0,121|| align=right|8,64|| align=right|5,775||MBA||16. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51776)||2001 MT3|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,211|| align=right|4,13|| align=right|4,100||MBA||16. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51777)||2001 MG8|| align=right|13,3|| align=right|3,203|| align=right|0,148|| align=right|10,32|| align=right|5,732||MBA||20. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51778)||2001 MV8|| align=right|14,2|| align=right|2,557|| align=right|0,139|| align=right|14,80|| align=right|4,088||MBA||17. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51779)||2001 MY8|| align=right|14,8|| align=right|2,939|| align=right|0,119|| align=right|1,74|| align=right|5,038||MBA||19. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51780)||2001 MB9|| align=right|13,9|| align=right|2,963|| align=right|0,120|| align=right|9,05|| align=right|5,100||MBA||20. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51781)||2001 MU9|| align=right|14,0|| align=right|2,577|| align=right|0,139|| align=right|14,48|| align=right|4,135||MBA||22. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51782)||2001 MC12|| align=right|14,7|| align=right|2,629|| align=right|0,043|| align=right|4,04|| align=right|4,263||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51783)||2001 MO12|| align=right|13,7|| align=right|2,730|| align=right|0,106|| align=right|11,15|| align=right|4,510||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51784)||2001 MJ15|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,181|| align=right|9,45|| align=right|4,552||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51785)||2001 MG17|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,045|| align=right|9,52|| align=right|5,364||MBA||27. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51786)||2001 MY18|| align=right|12,7|| align=right|3,166|| align=right|0,166|| align=right|15,11|| align=right|5,633||MBA||29. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51787)||2001 MP19|| align=right|15,5|| align=right|2,464|| align=right|0,153|| align=right|10,89|| align=right|3,867||MBA||22. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51788)||2001 ME21|| align=right|14,9|| align=right|2,900|| align=right|0,055|| align=right|3,08|| align=right|4,939||MBA||26. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51789)||2001 MG21|| align=right|13,9|| align=right|3,137|| align=right|0,114|| align=right|8,71|| align=right|5,556||MBA||26. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51790)||2001 MG23|| align=right|11,9|| align=right|3,252|| align=right|0,046|| align=right|14,81|| align=right|5,863||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51791)||2001 MD24|| align=right|13,8|| align=right|2,575|| align=right|0,057|| align=right|14,09|| align=right|4,130||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51792)||2001 MD25|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,254|| align=right|12,78|| align=right|4,135||MBA||17. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51793)||2001 MK25|| align=right|13,1|| align=right|2,860|| align=right|0,204|| align=right|14,39|| align=right|4,836||MBA||17. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51794)||2001 MC26|| align=right|14,4|| align=right|2,710|| align=right|0,177|| align=right|13,10|| align=right|4,461||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51795)||2001 MR26|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,096|| align=right|4,14|| align=right|3,552||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51796)||2001 MJ27|| align=right|12,6|| align=right|3,033|| align=right|0,029|| align=right|9,72|| align=right|5,282||MBA||20. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51797)||2001 MM27|| align=right|13,8|| align=right|3,203|| align=right|0,090|| align=right|6,27|| align=right|5,731||MBA||20. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51798)||2001 MA28|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,188|| align=right|3,26|| align=right|5,357||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51799)||2001 MF29|| align=right|14,5|| align=right|3,024|| align=right|0,101|| align=right|2,58|| align=right|5,257||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51800)||2001 NN2|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,037|| align=right|4,88|| align=right|4,451||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51801)||2001 NZ2|| align=right|13,4|| align=right|3,165|| align=right|0,109|| align=right|17,05|| align=right|5,631||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51802)||2001 NF4|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,095|| align=right|14,95|| align=right|4,224||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51803)||2001 NN7|| align=right|15,1|| align=right|2,673|| align=right|0,047|| align=right|3,57|| align=right|4,369||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51804)||2001 NP8|| align=right|14,8|| align=right|3,193|| align=right|0,132|| align=right|1,56|| align=right|5,704||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51805)||2001 NY12|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,162|| align=right|5,32|| align=right|4,038||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51806)||2001 NN18|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,103|| align=right|9,96|| align=right|5,414||MBA||12. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51807)||2001 NX19|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,008|| align=right|13,77|| align=right|4,421||MBA||12. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51808)||2001 OM1|| align=right|12,2|| align=right|3,165|| align=right|0,092|| align=right|20,50|| align=right|5,629||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51809)||2001 OQ1|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,074|| align=right|10,83|| align=right|5,355||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51810)||2001 ON5|| align=right|13,9|| align=right|3,063|| align=right|0,023|| align=right|9,64|| align=right|5,360||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51811)||2001 OP5|| align=right|13,8|| align=right|3,173|| align=right|0,073|| align=right|9,43|| align=right|5,652||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51812)||2001 OE7|| align=right|12,9|| align=right|3,056|| align=right|0,115|| align=right|9,60|| align=right|5,340||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51813)||2001 OT8|| align=right|13,2|| align=right|3,069|| align=right|0,127|| align=right|10,61|| align=right|5,374||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51814)||2001 OZ8|| align=right|12,4|| align=right|3,064|| align=right|0,062|| align=right|8,59|| align=right|5,363||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51815)||2001 OM10|| align=right|13,8|| align=right|3,077|| align=right|0,109|| align=right|8,69|| align=right|5,397||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51816)||2001 OY12|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,103|| align=right|10,76|| align=right|5,155||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51817)||2001 OA13|| align=right|14,1|| align=right|2,627|| align=right|0,174|| align=right|13,31|| align=right|4,258||MBA||21. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51818)||2001 OM15|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,191|| align=right|12,70|| align=right|4,166||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51819)||2001 OZ15|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,207|| align=right|7,99|| align=right|4,692||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51820)||2001 OT19|| align=right|15,5|| align=right|2,595|| align=right|0,174|| align=right|2,99|| align=right|4,181||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51821)||2001 OV20|| align=right|13,7|| align=right|2,673|| align=right|0,104|| align=right|12,54|| align=right|4,369||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51822)||2001 OB25|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,055|| align=right|12,26|| align=right|5,649||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51823) Rickhusband||2001 OY28|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,212|| align=right|11,55|| align=right|5,597||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51824) Mikeanderson||2001 OE30|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,109|| align=right|9,75|| align=right|5,215||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51825) Davidbrown||2001 OQ33|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,068|| align=right|9,63|| align=right|5,110||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51826) Kalpanachawla||2001 OB34|| align=right|13,4|| align=right|3,077|| align=right|0,081|| align=right|9,58|| align=right|5,396||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51827) Laurelclark||2001 OH38|| align=right|13,7|| align=right|3,032|| align=right|0,145|| align=right|10,24|| align=right|5,278||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51828) Ilanramon||2001 OU39|| align=right|13,4|| align=right|2,773|| align=right|0,132|| align=right|9,48|| align=right|4,616||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51829) Williemccool||2001 OD41|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,055|| align=right|7,57|| align=right|3,439||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51830)||2001 OO44|| align=right|13,4|| align=right|2,996|| align=right|0,089|| align=right|7,90|| align=right|5,185||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51831)||2001 OT44|| align=right|13,4|| align=right|3,162|| align=right|0,161|| align=right|18,01|| align=right|5,622||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51832)||2001 OS46|| align=right|14,1|| align=right|2,993|| align=right|0,020|| align=right|13,48|| align=right|5,178||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51833)||2001 OP47|| align=right|13,9|| align=right|2,609|| align=right|0,110|| align=right|11,94|| align=right|4,212||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51834)||2001 OV47|| align=right|13,9|| align=right|3,074|| align=right|0,103|| align=right|10,22|| align=right|5,388||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51835)||2001 OF52|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,047|| align=right|11,80|| align=right|5,454||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51836)||2001 OH56|| align=right|13,3|| align=right|3,381|| align=right|0,010|| align=right|12,21|| align=right|6,217||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51837)||2001 OA59|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,160|| align=right|10,11|| align=right|5,516||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51838)||2001 OC61|| align=right|14,0|| align=right|3,994|| align=right|0,270|| align=right|1,12|| align=right|7,980||HLD||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51839)||2001 OF65|| align=right|13,5|| align=right|3,109|| align=right|0,101|| align=right|11,48|| align=right|5,481||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51840)||2001 OH65|| align=right|13,2|| align=right|3,163|| align=right|0,064|| align=right|11,97|| align=right|5,624||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51841)||2001 OO65|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,129|| align=right|11,72|| align=right|4,108||MBA||23. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51842)||2001 OQ68|| align=right|14,9|| align=right|2,694|| align=right|0,143|| align=right|12,48|| align=right|4,422||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51843)||2001 OF83|| align=right|13,5|| align=right|2,982|| align=right|0,144|| align=right|16,18|| align=right|5,149||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51844)||2001 ON83|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,030|| align=right|11,33|| align=right|5,639||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51845)||2001 OO83|| align=right|13,4|| align=right|3,219|| align=right|0,065|| align=right|8,97|| align=right|5,775||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51846)||2001 OT88|| align=right|13,6|| align=right|2,609|| align=right|0,117|| align=right|12,05|| align=right|4,213||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51847)||2001 OV88|| align=right|14,1|| align=right|2,918|| align=right|0,121|| align=right|3,38|| align=right|4,983||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51848)||2001 OZ89|| align=right|13,7|| align=right|3,215|| align=right|0,129|| align=right|12,79|| align=right|5,763||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51849)||2001 OX90|| align=right|14,9|| align=right|3,119|| align=right|0,113|| align=right|1,28|| align=right|5,509||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51850)||2001 OJ92|| align=right|13,3|| align=right|3,047|| align=right|0,021|| align=right|11,24|| align=right|5,318||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51851)||2001 OC93|| align=right|13,4|| align=right|3,147|| align=right|0,217|| align=right|12,92|| align=right|5,583||MBA||24. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51852)||2001 OB95|| align=right|11,7|| align=right|3,176|| align=right|0,095|| align=right|21,39|| align=right|5,660||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51853)||2001 OY96|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,033|| align=right|10,64|| align=right|5,387||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51854)||2001 OG100|| align=right|12,7|| align=right|3,213|| align=right|0,070|| align=right|14,27|| align=right|5,758||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51855)||2001 OK102|| align=right|14,1|| align=right|2,614|| align=right|0,099|| align=right|11,95|| align=right|4,225||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51856)||2001 OT103|| align=right|12,9|| align=right|2,580|| align=right|0,176|| align=right|12,11|| align=right|4,144||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51857)||2001 OA105|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,145|| align=right|12,98|| align=right|4,385||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51858)||2001 OQ105|| align=right|12,9|| align=right|3,036|| align=right|0,118|| align=right|8,69|| align=right|5,290||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51859)||2001 OR107|| align=right|13,4|| align=right|3,214|| align=right|0,154|| align=right|5,61|| align=right|5,760||MBA||30. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51860)||2001 OS107|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,109|| align=right|10,83|| align=right|5,100||MBA||30. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51861)||2001 PD|| align=right|13,9|| align=right|3,015|| align=right|0,120|| align=right|8,92|| align=right|5,233||MBA||1. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51862)||2001 PH|| align=right|13,6|| align=right|2,796|| align=right|0,154|| align=right|14,40|| align=right|4,673||MBA||4. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51863)||2001 PQ|| align=right|15,2|| align=right|3,117|| align=right|0,157|| align=right|2,26|| align=right|5,502||MBA||6. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51864)||2001 PW|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,004|| align=right|4,72|| align=right|4,506||MBA||2. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51865)||2001 PR2|| align=right|13,2|| align=right|3,921|| align=right|0,103|| align=right|2,57|| align=right|7,764||HLD||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51866)||2001 PH3|| align=right|13,9|| align=right|2,361|| align=right|0,192|| align=right|22,53|| align=right|3,627||MBA||4. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51867)||2001 PC4|| align=right|13,1|| align=right|2,747|| align=right|0,116|| align=right|12,08|| align=right|4,552||MBA||5. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51868)||2001 PE4|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,148|| align=right|21,03|| align=right|5,617||MBA||6. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51869)||2001 PR4|| align=right|13,5|| align=right|2,971|| align=right|0,035|| align=right|9,96|| align=right|5,121||MBA||5. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51870)||2001 PC6|| align=right|13,6|| align=right|3,073|| align=right|0,116|| align=right|10,00|| align=right|5,386||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51871)||2001 PH8|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,048|| align=right|9,73|| align=right|5,650||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51872)||2001 PN9|| align=right|13,3|| align=right|3,051|| align=right|0,084|| align=right|10,49|| align=right|5,329||MBA||10. srpna 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(51873)||2001 PX19|| align=right|14,6|| align=right|2,879|| align=right|0,054|| align=right|8,55|| align=right|4,883||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51874)||2001 PZ28|| align=right|13,2|| align=right|3,980|| align=right|0,233|| align=right|11,58|| align=right|7,939||HLD||15. srpna 2001||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(51875)||2001 PG34|| align=right|13,1|| align=right|3,036|| align=right|0,094|| align=right|8,78|| align=right|5,289||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51876)||2001 PU41|| align=right|13,7|| align=right|3,350|| align=right|0,042|| align=right|6,31|| align=right|6,132||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51877)||2001 PO46|| align=right|13,8|| align=right|2,999|| align=right|0,225|| align=right|12,72|| align=right|5,192||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51878)||2001 PP46|| align=right|14,2|| align=right|3,158|| align=right|0,096|| align=right|15,54|| align=right|5,611||MBA||13. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51879)||2001 PA47|| align=right|13,0|| align=right|2,980|| align=right|0,054|| align=right|11,27|| align=right|5,143||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51880)||2001 PV52|| align=right|14,6|| align=right|3,182|| align=right|0,246|| align=right|2,47|| align=right|5,675||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51881)||2001 PF58|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,072|| align=right|9,43|| align=right|5,125||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51882)||2001 QM6|| align=right|13,6|| align=right|3,056|| align=right|0,119|| align=right|1,25|| align=right|5,343||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51883)||2001 QO8|| align=right|14,6|| align=right|2,525|| align=right|0,169|| align=right|3,54|| align=right|4,011||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51884)||2001 QS10|| align=right|14,3|| align=right|2,944|| align=right|0,096|| align=right|3,23|| align=right|5,052||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51885)||2001 QD14|| align=right|13,3|| align=right|3,988|| align=right|0,237|| align=right|1,62|| align=right|7,962||HLD||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51886)||2001 QV16|| align=right|13,4|| align=right|3,216|| align=right|0,126|| align=right|6,29|| align=right|5,765||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51887)||2001 QA17|| align=right|14,4|| align=right|2,524|| align=right|0,130|| align=right|4,22|| align=right|4,008||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51888)||2001 QZ17|| align=right|13,2|| align=right|3,964|| align=right|0,232|| align=right|1,79|| align=right|7,891||HLD||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51889)||2001 QC18|| align=right|13,2|| align=right|3,195|| align=right|0,113|| align=right|3,99|| align=right|5,710||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51890)||2001 QH18|| align=right|12,9|| align=right|3,129|| align=right|0,128|| align=right|20,94|| align=right|5,533||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51891)||2001 QS19|| align=right|14,0|| align=right|2,860|| align=right|0,054|| align=right|0,93|| align=right|4,836||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51892)||2001 QB25|| align=right|12,9|| align=right|3,003|| align=right|0,103|| align=right|11,23|| align=right|5,202||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51893)||2001 QD25|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,100|| align=right|5,76|| align=right|5,628||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51894)||2001 QU26|| align=right|13,6|| align=right|3,103|| align=right|0,156|| align=right|6,85|| align=right|5,465||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51895) Biblialexa||2001 QX33|| align=right|14,3|| align=right|3,008|| align=right|0,090|| align=right|11,00|| align=right|5,216||MBA||19. srpna 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(51896)||2001 QY34|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,048|| align=right|8,18|| align=right|5,355||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51897)||2001 QN35|| align=right|14,3|| align=right|2,749|| align=right|0,026|| align=right|6,45|| align=right|4,558||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51898)||2001 QS36|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,062|| align=right|8,08|| align=right|5,673||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51899)||2001 QD37|| align=right|13,6|| align=right|2,983|| align=right|0,113|| align=right|9,90|| align=right|5,150||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51900)||2001 QF37|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,111|| align=right|1,62|| align=right|5,589||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51901)||2001 QF39|| align=right|14,6|| align=right|3,022|| align=right|0,063|| align=right|8,94|| align=right|5,253||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51902)||2001 QL39|| align=right|14,3|| align=right|3,094|| align=right|0,182|| align=right|1,29|| align=right|5,441||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51903)||2001 QR41|| align=right|14,2|| align=right|2,963|| align=right|0,102|| align=right|2,25|| align=right|5,100||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51904)||2001 QZ41|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,076|| align=right|13,59|| align=right|4,338||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51905)||2001 QM51|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,140|| align=right|4,62|| align=right|4,398||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51906)||2001 QN51|| align=right|13,7|| align=right|3,178|| align=right|0,139|| align=right|6,40|| align=right|5,663||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51907)||2001 QF58|| align=right|13,5|| align=right|2,682|| align=right|0,123|| align=right|12,07|| align=right|4,390||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51908)||2001 QP59|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,122|| align=right|4,79|| align=right|5,496||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51909)||2001 QD60|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,124|| align=right|11,04|| align=right|4,305||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51910)||2001 QQ60|| align=right|11,2|| align=right|5,206|| align=right|0,086|| align=right|32,55|| align=right|11,88||JUT||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51911)||2001 QD68|| align=right|12,7|| align=right|3,183|| align=right|0,081|| align=right|20,48|| align=right|5,677||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(51912)||2001 QS69|| align=right|12,7|| align=right|3,174|| align=right|0,156|| align=right|16,11|| align=right|5,655||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51913)||2001 QV69|| align=right|14,2|| align=right|3,156|| align=right|0,145|| align=right|5,02|| align=right|5,606||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51914)||2001 QM70|| align=right|13,0|| align=right|3,173|| align=right|0,051|| align=right|8,02|| align=right|5,652||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51915)||2001 QF71|| align=right|13,0|| align=right|2,677|| align=right|0,144|| align=right|10,47|| align=right|4,378||MBA||20. srpna 2001||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(51916)||2001 QQ73|| align=right|14,5|| align=right|2,879|| align=right|0,202|| align=right|6,44|| align=right|4,885||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51917)||2001 QQ83|| align=right|13,1|| align=right|2,564|| align=right|0,117|| align=right|18,41|| align=right|4,105||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51918)||2001 QG85|| align=right|13,9|| align=right|3,073|| align=right|0,108|| align=right|4,56|| align=right|5,386||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51919)||2001 QL86|| align=right|12,1|| align=right|3,210|| align=right|0,111|| align=right|12,84|| align=right|5,751||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51920)||2001 QL87|| align=right|12,9|| align=right|3,129|| align=right|0,082|| align=right|14,97|| align=right|5,534||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51921)||2001 QU90|| align=right|13,0|| align=right|2,670|| align=right|0,218|| align=right|28,61|| align=right|4,362||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51922)||2001 QZ92|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,074|| align=right|14,96|| align=right|5,464||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51923)||2001 QD95|| align=right|15,6|| align=right|2,867|| align=right|0,057|| align=right|1,70|| align=right|4,853||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51924)||2001 QW96|| align=right|13,0|| align=right|3,205|| align=right|0,038|| align=right|14,67|| align=right|5,737||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51925)||2001 QA98|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,226|| align=right|3,97|| align=right|4,093||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51926)||2001 QE98|| align=right|13,8|| align=right|3,181|| align=right|0,115|| align=right|4,82|| align=right|5,673||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51927)||2001 QO122|| align=right|13,1|| align=right|3,210|| align=right|0,138|| align=right|15,19|| align=right|5,749||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51928)||2001 QQ122|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,066|| align=right|10,27|| align=right|5,653||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51929)||2001 QF126|| align=right|13,2|| align=right|3,170|| align=right|0,139|| align=right|11,08|| align=right|5,643||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51930)||2001 QW127|| align=right|13,0|| align=right|3,976|| align=right|0,213|| align=right|8,37|| align=right|7,927||HLD||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51931)||2001 QA128|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,096|| align=right|8,01|| align=right|4,616||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51932)||2001 QF129|| align=right|14,6|| align=right|3,136|| align=right|0,030|| align=right|7,44|| align=right|5,554||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51933)||2001 QD133|| align=right|14,7|| align=right|2,969|| align=right|0,043|| align=right|10,38|| align=right|5,114||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51934)||2001 QU133|| align=right|13,1|| align=right|3,086|| align=right|0,045|| align=right|8,70|| align=right|5,420||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51935)||2001 QK134|| align=right|11,4|| align=right|5,235|| align=right|0,092|| align=right|13,00|| align=right|11,98||JUT||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51936)||2001 QM141|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,095|| align=right|6,20|| align=right|5,130||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51937)||2001 QD159|| align=right|14,5|| align=right|3,000|| align=right|0,107|| align=right|2,81|| align=right|5,196||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51938)||2001 QL159|| align=right|13,8|| align=right|3,176|| align=right|0,017|| align=right|13,39|| align=right|5,659||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51939)||2001 QG168|| align=right|14,2|| align=right|2,553|| align=right|0,105|| align=right|12,02|| align=right|4,078||MBA||25. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51940)||2001 QB172|| align=right|14,1|| align=right|2,790|| align=right|0,203|| align=right|7,95|| align=right|4,658||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51941)||2001 QT175|| align=right|16,0|| align=right|2,706|| align=right|0,268|| align=right|6,09|| align=right|4,451||MBA||23. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51942)||2001 QL177|| align=right|13,4|| align=right|3,077|| align=right|0,049|| align=right|9,69|| align=right|5,396||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51943)||2001 QK181|| align=right|13,3|| align=right|3,214|| align=right|0,152|| align=right|12,58|| align=right|5,762||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51944)||2001 QW194|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,141|| align=right|15,92|| align=right|5,735||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51945)||2001 QM196|| align=right|14,3|| align=right|3,119|| align=right|0,083|| align=right|16,20|| align=right|5,507||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51946)||2001 QE205|| align=right|13,7|| align=right|3,162|| align=right|0,059|| align=right|8,91|| align=right|5,622||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51947)||2001 QE215|| align=right|13,3|| align=right|3,046|| align=right|0,132|| align=right|9,50|| align=right|5,315||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51948)||2001 QJ215|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,118|| align=right|3,14|| align=right|4,102||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51949)||2001 QF219|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,052|| align=right|9,02|| align=right|5,436||MBA||23. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(51950)||2001 QA222|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,072|| align=right|9,27|| align=right|5,346||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51951)||2001 QD222|| align=right|14,3|| align=right|3,055|| align=right|0,109|| align=right|10,87|| align=right|5,340||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51952)||2001 QG226|| align=right|13,3|| align=right|3,090|| align=right|0,057|| align=right|8,93|| align=right|5,430||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51953)||2001 QK239|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,132|| align=right|4,98|| align=right|5,615||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51954)||2001 QR249|| align=right|13,4|| align=right|3,184|| align=right|0,131|| align=right|17,39|| align=right|5,680||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51955)||2001 QG250|| align=right|13,1|| align=right|2,840|| align=right|0,131|| align=right|8,86|| align=right|4,786||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51956)||2001 QE251|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,102|| align=right|12,46|| align=right|4,092||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51957)||2001 QF251|| align=right|13,9|| align=right|3,209|| align=right|0,074|| align=right|8,45|| align=right|5,748||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51958)||2001 QJ256|| align=right|11,2|| align=right|5,164|| align=right|0,110|| align=right|17,53|| align=right|11,74||JUT||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51959)||2001 QH257|| align=right|11,8|| align=right|3,193|| align=right|0,129|| align=right|19,61|| align=right|5,705||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51960)||2001 QW261|| align=right|13,4|| align=right|2,992|| align=right|0,032|| align=right|8,28|| align=right|5,174||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51961)||2001 QC266|| align=right|13,4|| align=right|3,174|| align=right|0,121|| align=right|14,67|| align=right|5,655||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51962)||2001 QH267|| align=right|10,8|| align=right|5,241|| align=right|0,060|| align=right|18,51|| align=right|12,00||JUT||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51963)||2001 QN276|| align=right|13,3|| align=right|3,125|| align=right|0,153|| align=right|23,90|| align=right|5,523||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51964)||2001 QU276|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,076|| align=right|9,99|| align=right|5,646||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51965)||2001 QO281|| align=right|12,6|| align=right|3,156|| align=right|0,251|| align=right|25,82|| align=right|5,605||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51966)||2001 QG282|| align=right|13,0|| align=right|3,085|| align=right|0,112|| align=right|14,96|| align=right|5,418||MBA||19. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51967)||2001 QC283|| align=right|12,6|| align=right|3,093|| align=right|0,172|| align=right|15,71|| align=right|5,439||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51968)||2001 QR284|| align=right|13,7|| align=right|2,597|| align=right|0,152|| align=right|7,81|| align=right|4,184||MBA||31. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51969)||2001 QZ292|| align=right|11,4|| align=right|5,266|| align=right|0,022|| align=right|25,58|| align=right|12,09||JUT||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51970)||2001 RK3|| align=right|14,0|| align=right|3,031|| align=right|0,094|| align=right|11,92|| align=right|5,276||MBA||8. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51971)||2001 RP4|| align=right|13,8|| align=right|3,221|| align=right|0,109|| align=right|3,94|| align=right|5,780||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51972)||2001 RU19|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,153|| align=right|1,63|| align=right|5,631||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51973)||2001 RX23|| align=right|14,4|| align=right|2,795|| align=right|0,004|| align=right|5,09|| align=right|4,672||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51974)||2001 RW31|| align=right|13,5|| align=right|3,089|| align=right|0,101|| align=right|9,73|| align=right|5,428||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51975)||2001 RD54|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,156|| align=right|1,70|| align=right|5,500||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51976)||2001 RZ79|| align=right|13,9|| align=right|2,958|| align=right|0,093|| align=right|2,17|| align=right|5,086||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51977)||2001 RF120|| align=right|14,2|| align=right|2,990|| align=right|0,100|| align=right|10,31|| align=right|5,170||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51978)||2001 RQ126|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,103|| align=right|9,47|| align=right|5,472||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51979)||2001 RU146|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,129|| align=right|11,59|| align=right|5,632||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51980)||2001 RN147|| align=right|12,9|| align=right|2,982|| align=right|0,092|| align=right|11,51|| align=right|5,147||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51981)||2001 RS148|| align=right|13,4|| align=right|2,998|| align=right|0,119|| align=right|11,59|| align=right|5,191||MBA||10. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51982)||2001 RK150|| align=right|14,4|| align=right|2,992|| align=right|0,179|| align=right|4,90|| align=right|5,175||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51983) Hönig||2001 SZ8|| align=right|13,1|| align=right|3,960|| align=right|0,124|| align=right|9,43|| align=right|7,879||HLD||19. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(51984)||2001 SS115|| align=right|12,2|| align=right|5,162|| align=right|0,068|| align=right|9,66|| align=right|11,73||JUT||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(51985)||2001 SA116|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,105|| align=right|5,87|| align=right|5,722||MBA||22. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(51986)||2001 SA172|| align=right|13,3|| align=right|3,054|| align=right|0,084|| align=right|10,35|| align=right|5,336||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51987)||2001 SV179|| align=right|14,7|| align=right|2,926|| align=right|0,074|| align=right|1,63|| align=right|5,004||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51988)||2001 SV265|| align=right|14,8|| align=right|2,321|| align=right|0,117|| align=right|3,67|| align=right|3,534||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(51989)||2001 ST286|| align=right|12,1|| align=right|3,150|| align=right|0,107|| align=right|23,79|| align=right|5,589||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51990)||2001 SX286|| align=right|12,9|| align=right|3,042|| align=right|0,092|| align=right|11,13|| align=right|5,304||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51991)||2001 SQ339|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,212|| align=right|13,06|| align=right|5,499||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51992)||2001 TX37|| align=right|13,4|| align=right|2,561|| align=right|0,172|| align=right|10,41|| align=right|4,097||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51993)||2001 TT43|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,110|| align=right|7,51|| align=right|3,820||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51994)||2001 TJ58|| align=right|12,6|| align=right|5,213|| align=right|0,081|| align=right|12,35|| align=right|11,91||JUT||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51995)||2001 TK101|| align=right|13,8|| align=right|2,790|| align=right|0,113|| align=right|8,37|| align=right|4,660||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51996)||2001 TH118|| align=right|12,9|| align=right|2,801|| align=right|0,042|| align=right|15,38|| align=right|4,686||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51997)||2001 TW137|| align=right|12,5|| align=right|3,195|| align=right|0,131|| align=right|28,30|| align=right|5,709||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(51998)||2001 TR174|| align=right|13,1|| align=right|3,132|| align=right|0,085|| align=right|18,33|| align=right|5,543||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(51999)||2001 UC22|| align=right|13,5|| align=right|3,004|| align=right|0,035|| align=right|8,06|| align=right|5,206||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(52000)||2001 UY22|| align=right|12,7|| align=right|3,067|| align=right|0,104|| align=right|10,62|| align=right|5,370||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek